, de son nom de naissance . Né le 14 Avril, est un personnage de fiction japonais créé par Akira Toriyama et le principal héros du manga Dragon Ball. Il apparaît pour la première fois le  dans le Weekly Shōnen Jump. Le personnage s'inspire de Sun Wukong, en raison de son histoire d'origine très similaire.

Vivant seul dans les montagnes loin de la ville, il hérite d'une boule à quatre étoiles connue sous le nom de Dragon Ball, qu'il garde comme souvenir de son grand-père Son Gohan. Il se lie d'amitié avec une adolescente nommée Bulma. Ensemble, ils se lancent dans la quête des sept Dragon Balls qui, une fois rassemblées, invoquent le dragon Shenron qui exauce les vœux. Au cours de ses aventures, il trouve de nouveaux amis qui le suivent dans son voyage. Au fur et à mesure que Goku grandit, il sauve la Terre et l'univers à l'abri des méchants.

En tant que protagoniste, Goku apparaît dans les adaptations animées du manga (Dragon Ball et Dragon Ball Z), ainsi que dans la plupart des séries (Dragon Ball GT, Dragon Ball Super), films, émissions de télévision et OVA dérivés du manga, ainsi que dans de nombreuses franchises de jeux vidéo. En raison de la popularité internationale de la série, Goku est devenu l'un des personnages les plus reconnaissables et les plus emblématiques du monde. En dehors de la franchise Dragon Ball, Goku a fait de brèves apparitions dans une autre œuvre de Toriyama, Neko Majin Z, parodie de la série Dragon Ball. Il a fait l'objet d'autres parodies ainsi que l'objet d'événements spéciaux. La plupart des publics occidentaux ont été initiés à la version adulte de Goku apparaissant dans l'animé Dragon Ball Z. La réception critique de Goku a été largement positive et il est souvent considéré comme l'un des plus grands personnages de mangas et d'animés de tous les temps.

Création et conception

À propos du nom 

Son nom Saiyan est Kakarot, un dérivé de , qui est la transcription japonaise du mot carotte (carrot). Comme pour tous les autres Saiyans, il porte le nom d'un légume. Il est appelé "Goku" (également orthographié "Gokuh" au Japon) ou "Son" par ses proches. Ce nom est traduit en français par Sangoku dans les premières versions du manga et de l'anime, tandis que le nom Saiyan a subi de nombreuses modifications, passant de Kakarotto à Kakarot ou à Carot dans les anciennes versions du manga. Le nom Cachalot a également été utilisé dans la version française de l'anime ou du film d'animation
Dragon Ball Z : Rivaux dangereux.

Origines 

L'œuvre d'Akira Toriyama, Dragon Ball, est en partie inspirée du roman classique de la littérature chinoise Le Voyage en Occident (), datant du . Il en reprend notamment les différents personnages, en les adaptant.

Son Goku n'a pas échappé à la règle, puisque son nom  est directement repris de la transcription japonaise au héros Sun Wukong  dont il garde également plusieurs éléments : le bâton magique, la queue de singe ou encore le nuage magique. Sun ( Son en japonais) est un nom de famille chinois courant. Son prénom, Goku en japonais ou Wukong en chinois () signifie « Conscient de la Vacuité ».

Biographie fictive

Prologue 

Kakarot est un Saiyan qui est né sur la planète Vegeta en l'an 737 de la chronologie de Dragon Ball. Il est le fils de Bardock et Gine. Étant donné que Kakarotto n'avait qu'une force de combat de 2 à la naissance, il a été mis dans la sous-classe des Saiyans. Les Saiyans avaient pour rituel initiatique d'envoyer leurs enfants conquérir les planètes où les habitants avaient un faible potentiel de combat. Kakarotto fut envoyé sur Terre à bord d'un vaisseau spatial, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, et ceci juste avant que sa planète natale ne soit détruite par Freezer après la suggestion du dieu de la destruction Beerus.

Originaire de la planète Végéta 

Dans le film Broly et le manga Jaco the Galactic Patrolman, Kakarot est envoyé à ses deux ans sur Terre, en l'an 739 par ses parents, Bardock et Gine, qui voulaient le protéger de la destruction de la planète Vegeta envisagée par Freezer. Il serait donc né à l’an 737.

Enfance aux côtés de Grand-père Son Gohan 

Peu de temps après son atterrissage sur Terre, il fut recueilli par Son Gohan. Celui-ci choisi de lui donner le nom de Son Goku et de l'élever, lui enseignant notamment les arts martiaux. Cependant, l'enfant était très turbulent et violent jusqu'au jour où, alors âgé de deux ans, Son Goku se blessa gravement à la tête en tombant d'une falaise, oubliant sa mission d'anéantir la population de la terre. Perdant ainsi son caractère agressif ainsi que toute forme de mémoire génétique de sa destinée Saiyan. Le tempérament de l'enfant fut également grandement bouleversé : s'il gardait un très fort attrait pour les combats, les défis et les arts martiaux, Son Goku avait perdu à jamais ses pulsions destructrices, le mépris pour les faibles, la cruauté, et le caractère impitoyable des Saiyans. Il était au contraire devenu un être sympathique, dénué de toute forme de vice, empli d'empathie et révolté par toute forme d'injustice et de cruauté. Il finit par vivre heureux avec son grand-père Son Gohan. Cependant, il le tue involontairement lors de sa première transformation en gorille géant, un soir de pleine lune. Depuis cette tragédie, Son Goku vivra seul dans la petite maison au milieu de la forêt qu'il aura reconstruite, gardant le Nyoï Bo et la Su Shinchū (la Dragon Ball à quatre étoiles), seuls héritages lui restant de son grand-père.

L'an 749

Rencontre avec Bulma et première quête des Dragon Balls 

, lorsque Son Goku atteindra l'âge d'environ douze ans (il prétendra avoir quatorze ans mais l'on apprend plus tard que c'est parce qu'il ne savait pas compter), il rencontre Bulma, la jeune fille prodige du professeur Brief, le très riche inventeur des capsules. Cette dernière est à la recherche des sept Dragon Balls avec un radar spécial qu'elle a fabriqué elle-même, le Dragon Radar. Au moment de la rencontre, elle est déjà en possession de deux Dragon Balls et se dirige vers la maison de Son Goku en suivant la trace de la boule à quatre étoiles détectée par le radar. Les deux protagonistes se croisent sur la route alors que Son Goku est de retour de la pêche. Son Goku, vivant en ermite depuis son enfance, n'a jamais vu ni une automobile, ni un revolver, et encore moins une fille : sa première réaction à la vue de ces nouveautés est de réagir comme si un prédateur tentait de lui voler son poisson. Après avoir constaté la puissance de l'enfant (il détruit à mains nues l'automobile de la jeune fille et survit à un coup de feu en pleine tête), et une fois ce dernier raisonné, Bulma se rend alors compte que c'est lui qui possède la Dragon Ball qu'elle recherche. Néanmoins celui-ci ne veut pas s'en séparer vu qu'il s'agit de l'un des rares souvenirs de son grand-père. Bulma le convainc donc de garder son Dragon Ball avec lui, mais en retour de prendre part à sa quête à ses côtés. Si Bulma n'effectue cette quête que dans le but d'exaucer un de ses souhaits, pour le jeune garçon de son côté, c'est la curiosité qui, le poussant à découvrir le Dragon sacré Shenron, va l'entraîner sur un long voyage. Il ignore néanmoins que Bulma se sert de lui : la Dragon Ball sera perdue une fois le souhait exaucé (ce que le jeune garçon ignore), et la présence de Son Goku à ses côtés est surtout vue comme celle d'un garde du corps profitable pour la jeune fille. La jeune fille a entièrement raison : elle sera sauvée plus tard dans la journée par cet enfant sauvage d'un ptérodactyle géant qui voulait la dévorer.

Dès le lendemain de leur rencontre, Son Goku sera amené à sauver la tortue de Kamé Sennin (‹‹Tortue Géniale›› dans la série animée) qui s'était perdue sur le continent une année durant. Il la ramènera à la mer et terrassera un brigand qui voulait la dévorer. En guise de remerciement, elle lui fait alors rencontrer le vieillard, qui lui offre le Kinto-un ainsi que l'une des Dragon Balls, qui était en sa possession. Trois jours plus tard, Son Goku vainc Oolong, un cochon capable de se métamorphoser à volonté qui se servait de ses pouvoirs pour terroriser et rançonner un village dans lequel se trouve une autre des Dragon Balls. Après avoir été battu, il sera contraint par Bulma, toujours grâce à l'aide de Son Goku, de les accompagner pour le reste de leurs péripéties, cette dernière trouvant une utilité à ses pouvoirs de transformation. Plus tard cette même journée, lors d'une traversée d'un désert, ils vont rencontrer Yamcha et Puerh, deux brigands qui rançonnent les voyageurs de passage. Un féroce combat va alors s'engager entre Yamcha et Son Goku, mais sera interrompu, car la présence de Bulma met mal à l'aise le jeune homme, et ceci juste au moment où Son Goku commençait à faiblir. Les deux compères vont néanmoins tenter de retourner piller les voyageurs une fois la nuit tombée et entendront ainsi Oolong et Son Goku discuter des Dragon Balls. Ils parviennent alors à droguer l'enfant et à l'endormir, mais échoueront malgré tout à les dérober cette nuit-là. Le lendemain, Yamcha lance une nouvelle attaque sur la bande, mais sera mis en déroute par un Son Goku entièrement revigoré qui défigurera Yamcha en lui retirant une dent d'un coup bien placé au visage.

La Dragon Ball suivante que les compagnons recherchent se trouve chez Gyumao et sa fille Chichi, que les trois compagnons atteignent quelques jours plus tard. Le géant qui protège son domaine passe à l'attaque lorsqu'il découvre la présence des intrus, mais reconnait Son Goku à son Nyoï Bo. Son Goku apprend alors que son grand-père adoptif fut avec Gyumao l'élève de Kamé Sennin. Le château étant en flammes, et l'incendie d'origine démoniaque ne pouvant être éteint, il faut donc l'intervention de Kamé Sennin pour éteindre le feu. Son Goku est envoyé avec Chichi chercher le vieux maître. Au cours du voyage sur le Kinto-un, Chichi s'éprend de Son Goku et lui fait promettre de l'épouser une fois adulte, bien que Son Goku ne comprenne rien à l'engagement qu'il a pris. Une fois Kamé Sennin ramené au mont Fry Pan par les deux jeunes enfants, celui-ci balaye les flammes devant les autres protagonistes médusés en produisant un Kamé Hamé Ha colossal. Son Goku est impressionné par cette technique très puissante, dont on lui dit qu'il faut des années avant de la maîtriser. Cependant, il va réussir à la reproduire quelques instants plus tard, en puissance infiniment moindre, à la surprise générale de l'assemblée. Kamé Sennin apprenant à ce moment que Son Goku est le petit fils adoptif de Son Gohan lui proposera alors de venir chez lui et de devenir son élève une fois sa quête accomplie. Récupérant la Dragon Ball recherchée dans les ruines de la demeure de Gyumao, les trois compagnons se remettent en route alors qu'il ne leur en manque plus qu'une.

La péripétie suivante verra Son Goku en proie au gang des lapins et de son chef Toto qui est en mesure de transformer les gens en carottes et qui terrorisent une petite ville dans laquelle les trois compagnons font halte. Yamcha et Puerh qui traquaient jusqu'alors discrètement Son Goku, Bulma et Oolong dans l'espoir de leur dérober les Dragon Balls une fois qu'ils les auraient tous réunis, se dévoileront publiquement pour aider Son Goku alors en proie à des difficultés : il fait face à un Toto qui menace de dévorer une Bulma transformée en carotte si le jeune garçon entreprend la moindre agression à son encontre. Une fois libéré de cette contrainte grâce à l'intervention des deux brigands du désert, Son Goku punit alors sans ménagement le gang tout entier et Toto finit par rendre son apparence à Bulma.

Les trois compagnons doivent ensuite affronter Pilaf et sa bande qui sont également à la recherche des Dragon Balls et possèdent la dernière. Tendant une embuscade sur la route aux trois compagnons, ils dérobent l'ensemble des Dragon Balls en possession de Bulma, mais oublient celle que Son Goku porte sur lui. C'est à ce moment que Yamcha et Puerh cessent de les suivre secrètement pour se joindre pleinement à leur groupe pour traquer Pilaf et sa bande dans leur domaine. Malgré cela, Pilaf parvient à les emprisonner dans son château et récupère la dernière des Dragon Balls. La nuit venue, au moment où Pilaf invoque Shenron, Son Goku parvient grâce à un léger Kamé Hame Ha à faire un petit trou dans le mur de sa prison, qui permet à Oolong et Puerh de sortir transformés en chauve-souris. Oolong parvient in extremis à devancer Pilaf au moment de formuler son souhait à Shenron, le dieu des dragons. Il est capturé avec Puerh peu de temps après, et tous sont condamnés à mort par Pilaf, à être enfermés sous une serre en plein désert et à y mourir de chaud une fois le jour venu. Son Goku apprend alors pendant cette captivité momentanée que dès lors que le vœu a été formulé, la Dragon Ball de son grand-père s'est dispersée avec les autres aux quatre coins du monde, qu'elle sera transformée en pierre pendant une durée d'un an, et qu'elle est indétectable durant toute cette période. Son Goku va ensuite regarder involontairement la pleine lune qui luit à travers la vitre de la serre, et va se transformer en Oozaru une nouvelle fois. Défonçant la prison, il sauve alors ses amis mais menace ces derniers alors qu'il est devenu incontrôlable. Yamcha et Puerh sont alors contraints de couper sa queue afin qu'il reprenne une apparence normale. Son Goku, une fois redevenu humain sera quelque peu désorienté par la perte de sa queue, mais il s'en remettra rapidement. Bulma lui confie alors son détecteur de Dragon Balls afin qu'il puisse d'ici un an retrouver sa boule perdue.

Entraînement chez Kamé Sennin et  Tenkaichi Budokai 

Sa quête terminée, Son Goku abandonne alors l'ensemble des amis qu'il s'est fait durant sa quête et part alors s'entraîner chez Kamé Sennin, où il fait la connaissance de Krilin, un autre postulant de douze ans souhaitant lui aussi devenir disciple du vieux maître. Krilin voit dans le garçon sauvage un rival au début de leur rencontre. Il jouera de vilains tours à son compagnon au début de l'entraînement (bien qu'il subira également une correction de la part de celui-ci), mais à la suite des dures épreuves qu'ils vont subir ensemble, Son Goku et lui vont devenir les meilleurs amis du monde. Après avoir eu pour épreuve d'entrée en service de ramener une jeune fille à Kamé Sennin afin qu'elle vive avec lui (les deux enfants découvriront et ramèneront la mystérieuse Lunch au vieux maître), tous deux débutent l'entraînement intensif, et démultiplient leur puissance en vue du  Tenkaichi Budokai, le championnat mondial des arts martiaux. Les épreuves sont rudes et intenses, vont considérablement renforcer le corps des deux enfants, en endurance, puissance, vitesse, réflexes, mais ces derniers ne s'en rendront pas compte vu qu'ils portent en permanence deux lourdes carapaces qui les pénalisent dans leurs mouvements. Près d'un an plus tard, Kamé Sennin emmène comme il l'avait promis ses deux disciples au grand tournoi mondial des arts martiaux afin qu'ils mesurent les fruits de leur entraînement. Une fois inscrit au fameux championnat, et après s'être aisément qualifié pour les phases finales, Son Goku va faire face à de puissants adversaires, qui risqueront par certains moments de l'éliminer : le monstre Guilan en quart de finale et le guerrier hindouiste Nam en demi-finale, qui tous deux s'avèrent plus coriaces que prévu. Triomphant de ses adversaires, il parvient en finale de ce championnat, mais il y est battu par Jacky Chun, qui n'est autre que Kamé Sennin ayant eu l'intelligence de participer déguisé au tournoi, afin que ses élèves ne le remportent pas aussi jeunes, et continuent de s'entraîner. Au terme d'un combat acharné, marqué par une nouvelle transformation en singe géant du petit garçon (dont la queue avait repoussé sous son kimono), Kamé Sennin sera contraint d'effectuer un Kamé Hamé Ha gigantesque pour détruire la Lune, et rendre à Son Goku son apparence humaine, évitant ainsi qu'il ne détruise toute l'arène du championnat et n'y tue tout le monde. Son Goku est vaincu, mais Kamé Sennin est à bout de force, conscient d'être passé près de la défaite, bien que sa couverture n'ait pas été percée par ses deux élèves.

Deuxième quête des Dragon Balls : l'armée du Ruban Rouge (Red Ribon) 

Une fois le tournoi terminé, Son Goku décide donc de partir seul à l'aventure récupérer Su Shinchū, la Dragon Ball qu'il avait hérité de son grand-père, et en profiter pour poursuivre son entraînement. Il doit cependant faire face à l'armée du Red Ribon qui est aussi à la recherche des Dragon Balls. Sa rencontre avec cette puissante organisation se fait dès le lendemain du tournoi et se fera à chaque fois grâce au Dragon Radar. L'armée du Red Ribon en effet, ne dispose pas d'un détecteur aussi sophistiqué que celui de Bulma, et peine à découvrir le lieu exact où sont situés les Dragons Balls. Par trois fois, Son Goku débarque dans les zones de prospection de l'armée et leur subtilise la Dragon Ball avant qu'ils ne puissent s'en emparer, mais à chaque fois en tombant sur une Dragon Ball autre que celle de son grand-père. La première fois, c'est face au commandant Silver et à son équipe qui sont vaincus très rapidement. La seconde fois, il fait face à l'escadron du commandant White, retranché au sein de la Tour du Muscle, un bastion lourdement gardé situé dans les terres enneigées du nord. Son Goku y défait tous les gardes, mais doit batailler plus dur face à trois gardiens : le sergent Metallic, un robot tenace qui épuise ses batteries avant la fin du combat, le sergent Murasaki, un Ninja disposant de nombreux coups retors que Son Goku humiliera plus d'une fois avant de le vaincre. C'est durant ce combat que Son Goku fera la connaissance du cyborg C-8, conçu par l'armée du Red Ribon. Celui-ci refusera de combattre Son Goku et de se joindre à la quête impitoyable de l'armée du Red Ribon et se joindra à lui pour libérer la tour du Muscle. Le dernier véritable adversaire est le monstre Boing, que Son Goku ne pourra vaincre qu'en le congelant à l'air libre. Ne reste alors plus que le dirigeant de l'escadron, le commandant White, qui feignant de se rendre va tenter un coup bas pour tenter de tuer Son Goku. Il sera renversé par C-8, qui se retourne contre son maître, et qui ensuite révèle à Son Goku qu'il avait depuis le début dissimulé la Dragon Ball de la région afin que l'armée du Red Ribon ne mette la main dessus.

Pour le troisième Dragon Ball, Son Goku sera amené à opérer sur le secteur du commandant Blue, un secteur sous-marin situé non loin de l'île de Kamé Sennin. Après avoir fait un saut en ville pour y récupérer Bulma afin qu'elle lui répare son détecteur (celui-ci ayant été abîmé durant les combats de la Tour du Muscle), il se rend avec elle et Krilin (qu'il récupère sur l'île de Kamé Sennin au passage), dans une base sous-marine ayant appartenu autrefois à des Pirates. La Dragon Ball que recherche Son Goku y est effectivement détectée. C'est à ce moment-là que l'escadron du commandant Blue se met à traquer Son Goku et ses amis. Ces derniers échappent de peu à la destruction de leur sous-marin, et se réfugient dans la base secrète. De là, Son Goku est obligé d'affronter un redoutable robot qui est programmé pour défendre la base, tandis que ses deux amis partent à la recherche du Dragon Ball avec le commandant Blue sur leurs talons. Après la destruction du robot, Son Goku doit faire face à une pieuvre géante terrée dans l'antre des pirates qu'il achève d'un Kame Hame Ha. Il parvient ensuite à retrouver Krilin et Bulma en prise avec le commandant Blue, celui-ci étant à deux doigts d'achever son ami mal en point. Son Goku s'avère plus puissant que le commandant Blue, mais il ne peut échapper à ces pouvoirs psychiques qui le paralysent. Il n'échappe à la mort que de par l'intervention d'une souris (le commandant Blue en a la phobie), qui permet de relâcher l'emprise paralysante de Blue et permet à Son Goku de le mettre K.O. Après s'être enfui de l'antre des pirates avec la Dragon Ball en main, Son Goku retourne avec Bulma et Krilin sur l'île de Kamé Sennin. Ils ignorent que le commandant Blue a survécu et qu'il a rejoint l'île à la nage. Celui-ci parvient à paralyser grâce à ses pouvoirs l'ensemble des occupants de l'île, à s'emparer des Dragon Balls et du détecteur de Dragon Ball avant de quitter l'île en y laissant une bombe sur place pour y tuer Son Goku et ses amis. Son Goku n'est sauvé in extremis que grâce à Lunch, de retour sur l'île à ce moment, qui parvient à libérer Son Goku en coupant la corde magique qui le maintenait prisonnier. Celui-ci parvient juste à temps à projeter au loin la bombe avant qu'elle n'explose et ne vaporise l'île entière. Il s'engage alors dans une longue poursuite sur son Kinto-un contre le commandant Blue, qui amèneront les deux personnages à s'échouer sur l'île du docteur Slump (personnage éponyme de la série de manga écrite par Akira Toriyama). S'y dérouleront des péripéties très rocambolesques (dans l'esprit de la série Dr Slump), qui verront Son Goku s'allier avec Aralé, pour vaincre le commandant Blue et récupérer les trois Dragons Balls volés.

C'est en reprenant sa quête que Son Goku va affronter le plus terrible ennemi qu'il lui ait été jusqu'à présent donné d'affronter. En suivant son détecteur vers le prochain Dragon Ball, Son Goku arrive à la Tour Karin, un sanctuaire sacré protégé par l'indien Bora et son fils Upa. Le lieu est attaqué par le commandant Yellow qui cherche à s'emparer avec son escadron du Dragon Ball qui s'y trouve. Lors d'un assaut final, tout l'escadron est anéanti par Bora, mais le commandant Yellow s'empare d'Upa en otage. Son Goku arrive à ce moment pour vaincre Yellow et libérer Upa. En remerciement, Bora autorise Son Goku à prendre le Dragon Ball qui se trouve au sanctuaire et qui se trouve être celui ayant appartenu à son grand-père. Bora lui apprend également que la Tour Karin recèle en son sommet la demeure d'un vieil ermite disposant d'une eau sacrée en mesure de décupler la force, mais que très peu de personnes sont parvenues à escalader cette tour. Alors que la quête de Son Goku semble terminée, survient alors un nouvel ennemi : Tao Pai Pai, un redoutable tueur à gages engagé par l'armée du Red Ribon pour le tuer et lui voler les Dragon Balls. Celui-ci tue Bora avec une aisance déconcertante, puis met Son Goku au tapis. Tenant Son Goku pour mort, le tueur s'enfuit avec trois des quatre boules de Son Goku, la dernière étant portée dans une poche de la tenue de Son Goku qui a échappé à la vigilance du tueur à gages. Reprenant ses esprits, Son Goku décide d'utiliser les Dragon Balls afin de ressusciter Bora, dont il ne supporte pas la mort injuste. Conscient d'être bien trop faible pour affronter à nouveau Tao Pai Pai, il entreprend de monter tout en haut de la très haute tour Karin en vue de boire l'eau sacrée. Il parvient au sommet après d’interminables heures mais maître Karin, qui observe le monde d'en haut l'y attend, et ne le laissera prendre l'eau sacrée que s'il est assez rapide pour s'en emparer. C'est au bout de trois jours de combat durant lesquels Karin va protéger la flasque contenant l'eau, forcer Son Goku à descendre et à remonter une nouvelle fois la tour, que le jeune garçon parvient enfin à s'emparer de l'eau sacrée. Celle-ci n'est qu'une eau ordinaire qui sert de leurre à ses prétendants : le véritable phénomène qui fait accroître la puissance de celui qui la boit est en réalité l'entraînement physique subi lorsque le challenger doit grimper (plusieurs fois) la tour et tenter de surmonter Karin en haute altitude pour s'en emparer. Entre-temps, Tao Paï Paï est revenu au sanctuaire de la tour, s'étant rendu compte qu'il lui manque une des quatre Dragon Balls. Il menace Upa de mort s'il ne lui révèle pas où se trouve la boule, et sans l'intervention soudaine de Son Goku, redescendu de la tour, il l'aurait tué sans aucune pitié. Son Goku attaque alors Tao Paï Paï et ses forces ayant considérablement augmenté durant cet entraînement, il parvient facilement à déjouer toutes les techniques du redoutable combattant. Il finira par vaincre le tueur à gages en lui renvoyant une de ses grenades au visage.

Goku reprend alors le Kinto-un et se dirige vers le quartier général de l'armée du Red Ribon où il écrase à lui seul tous les soldats qui s'opposent à lui. Le colonel Black, dernier officier en service au quartier général après qu'il eut démis et abattu le général Red tente alors d'amadouer Son Goku. Le marché consiste à lui offrir les Dragon Balls pour ressusciter Bora, sous condition que le jeune garçon se joigne à l'armée pour ensuite dominer le monde. Son Goku refuse obstinément, ce qui pousse le colonel Black à l'attaquer en ayant recours à une cyber-armure de combat. L'enfant est cependant trop puissant pour être arrêté de la sorte, et détruit l'armure mécanisée avec le colonel à l'intérieur. Il s'empare ensuite des deux Dragon Balls que l'armée avait déjà en sa possession, mais se rend compte que le dernier Dragon Ball n'apparaît pas sur le détecteur. L'ensemble de ses amis ayant appris ses projets d'attaque du QG sont venus entre-temps lui porter assistance (trop tardivement) et ils retrouvent Son Goku sur les lieux dévastés par la fureur de l'enfant. Bulma lui révèle alors que le détecteur fonctionne normalement : pour la jeune surdouée, la Dragon Ball manquante n'a pu être qu'avalée par une grosse créature empêchant ainsi sa détection par le radar.

Troisième quête des Dragon Balls : Baba la voyante 

Les compagnons se rendent alors au palais de la voyante Baba afin qu'elle leur révèle l'emplacement du Dragon Ball, la magie étant la seule solution qu'ils ont trouvée pour la détecter. N'ayant pas la somme requise pour payer son onéreuse séance de voyance, les compagnons doivent alors participer aux combats qu'elle organise avec des guerriers qu'elle a le pouvoir de ramener de l'au-delà sur Terre durant une journée : selon les règles établies par la vieille femme, la victoire contre l'ensemble de ces derniers assure une séance de voyance gratuite. Son Goku étant le plus puissant des membres de l'équipe, il laisse ses compagnons se battre en premier et se réserve pour les combattants finaux. Après l'échec de Yamcha contre la Momie, le troisième guerrier de Baba, Son Goku entre en scène et écrase la créature d'un seul coup de poing. Il affronte ensuite Diableman, un combattant disposant d'une technique redoutable qui tue toute personne disposant d'un vice. Découvrant à ses dépens que Son Goku en est dénué, celui-ci ne fait pas longtemps le poids contre lui et finit par être écrasé à son tour. Enfin Goku affronte le dernier combattant de Baba, un vieil homme dissimulé derrière un masque et dont l'aspect semble familier à Son Goku et Kamé Sennin. Après un combat épique qui oblige les deux adversaires à puiser dans leurs réserves (l'homme mystérieux montrant qu'il maîtrise le Kamé Hamé Ha) et qui voit la queue de Son Goku à nouveau arrachée durant le pugilat, l'homme mystérieux abandonne, indiquant alors qu'il ne connait plus aucun point faible à l'enfant. Il révèle alors son identité et il s'avère qu'il s'agit de Son Gohan, ramené de l'au-delà pendant une journée par Baba. Après d'émouvantes retrouvailles entre Son Goku et son parent adoptif, Son Gohan disparaît pour retourner dans l'au-delà. Tous les combattants de la voyante ayant été vaincus, elle n'a d'autre choix que de révéler l'emplacement du dernier Dragon Ball. Celui-ci est entre les mains de la bande de Pilaf, qui le dissimule dans un coffret métallique empêchant sa détection. Après un combat où Son Goku ridiculise Pilaf et sa bande, celui-ci est en enfin en possession de tous les Dragon Balls, dont il se sert aussitôt pour invoquer le Dragon et ressusciter Bora. À la suite de cela, il arrive néanmoins à s'emparer de sa Dragon Ball, Su Shinchu, avant que celle-ci ne soit projetée à l'autre bout de la Terre, s'évitant ainsi une nouvelle quête à subir d'ici un an.

Tenkaichi Budokai 

Son Goku ayant achevé sa quête des Dragon Balls, Kamé Sennin, très impressionné par ses progrès en quelques jours, lui annonce qu'il n'a plus rien à apprendre en retournant s'entraîner chez lui. Il lui conseille alors d'entreprendre un tour du monde à pied, sans jamais se servir de Kinto-un. Le tout est censé le fortifier, et les aventures qu'il sera amené à vivre doivent accroître son expérience. Kamé Sennin donne rendez-vous à Son Goku dans trois ans pour le prochain Tenkaichi Budokai afin de mesurer son évolution des progrès. Les aventures que Son Goku a pu vivre durant ces trois années ne sont pas évoquées dans l'histoire officielle, bien que l'anime en ait inventées quelques-unes. On sait juste que trois ans plus tard, au  Tenkaichi Budokai, Son Goku est devenu encore plus puissant qu'il ne l'était : celui-ci a scrupuleusement respecté les instructions de son maître et n'a jamais eu une seule fois recours au Kinto-un en trois ans. C'est après avoir traversé un océan à la nage qu'il se présente in extremis au dépôt de candidature du tournoi juste avant la fermeture des inscriptions. Son Goku se qualifie une fois de plus avec une extrême aisance pour les phases finales, bien qu'il doive y affronter le Roi Chapa, un puissant adversaire digne des phases finales et qui lui aurait donné bien du mal 3 ans plus tôt, mais que le Son Goku de  n'a plus aucun mal à vaincre. En quart de finale, il affronte un des plus grands combattants de boxe Thaï de la planète, dénommé Pamputt, qu'il met K.O d'un seul et unique coup de poing. En demi-finale, il retrouve son ami Krilin qui durant ces trois années a lui aussi progressé avec l'aide de Kamé Sennin, et après un combat féroce, finit également par le vaincre. En finale, Son Goku tombe sur un adversaire de très haut niveau, le plus puissant qu'il ait eu à affronter jusqu'ici : Ten Shin Han, élève du maître des Grues, Tsuru Sennin (qui sera traduit par « Corbeau Génial » dans la série animée) et ami de Chaozu. Le combat est colossal, et les deux combattants font appel aux techniques les plus incroyables ; aucun ne parvient à prendre le dessus. Au bout d'un moment, Tsuru Sennin, grand rival de l'école de Kamé Sennin, triche en demandant à son élève Chaozu de se servir de ses pouvoirs télékinétiques afin de paralyser Son Goku face à Ten Shin Han. Ce dernier s'en rend compte, et en éprouve des remords : il veut vaincre Son Goku par lui-même et prouver qu'il est le meilleur sans recourir à ce genre de triche. Aussi ordonne-t-il à Chaozu de cesser, ce qui provoque la fureur de Tsuru Sennin, qui lui ne pense qu'à tuer Son Goku. Tsuru Sennin est en effet le frère de Tao Paï Paï et souhaite le venger en obtenant la mort de Son Goku, la participation au Tenkaichi Budokai n'étant pour lui qu'un prétexte. Menaçant de tuer Chaozu pour avoir suivi l'ordre de Ten Shin han plutôt que le sien, Kamé Sennin intervient pour chasser Tsuru Sennin du tournoi et permettant ainsi à Son Goku et à son adversaire de reprendre un combat équilibré. Celui-ci s'achèvera par la destruction complète de l'arène du championnat, et Son Goku une nouvelle fois perdra de peu le tournoi : il touchera le sol en premier à cause de sa collision avec un camion pendant sa chute, ce qui permettra à Ten Shin Han d'être sacré champion.

Le retour du roi Piccolo 

Le soir qui suit la finale, Krilin est tué dans les vestiaires du site du championnat par un démon nommé Tambourin envoyé par le démon Piccolo pour récupérer la liste de tous les participants des derniers Tenkaichi Budokai et dérober la Dragon Ball Su Shinchū que Son Goku y avait laissé. Son Goku, ivre de colère de voir son ami mort, se précipite à la poursuite de son assassin. Il retrouve Tambourin dans les airs et l'attaque aussitôt, mais Son Goku est affaibli par son combat contre Ten Shin Han duquel il n'a pas encore récupéré, et il est rapidement écrasé par le démon. Il chute alors de son Kinto-un dans une forêt située en contrebas, sombrant dans l'inconscience, laissé pour mort par Tambourin.

Le lendemain, il se réveille à l'odeur d'un fumet délicieux. Il découvre proche de lui un feu de camp sur lequel cuit en effet un poisson qu'il s'empresse de dévorer. C'est alors qu'il fait la rencontre de Yajirobé, un guerrier nomade à qui appartenait le poisson. Yajirobé, furieux de s'être ainsi fait voler, attaque Son Goku. La querelle est de courte durée, mais les deux parviennent néanmoins à s'évaluer, et chacun voit que l'autre est plutôt puissant. C'est alors que survient Cymbale, un autre démon généré par le démon Piccolo pour retrouver les Dragons Balls : il est à la recherche de celle que porte Yajirobé et qui est apparue sur le radar de Piccolo. Le démon attaque Yajirobé, mais ce dernier est bien plus puissant que lui et finira par le trancher en deux d'un coup de katana. Le roi démon Piccolo ressent alors la mort de sa progéniture et ordonne alors à Tambourin d'aller le venger. Tambourin arrive alors au feu de camp pour y voir Yajirobé en train de digérer Cymbale qu'il a fait cuire sur le feu pour en faire son repas. Son Goku redevient furieux à la vue du meurtrier de son ami, et le combat entre les deux personnages est inévitable. Son Goku ayant dormi et s'étant restauré, il est cette fois-ci en pleine possession de ces moyens et élimine alors Tambourin sans grande difficulté. Piccolo ressentant une fois encore la mort de son autre démon en a plus qu'assez : Il décide d'intervenir lui-même et de se débarrasser de celui qui ose défier ses sbires. Arrivant sur le lieu de la mort de Cymbale et Tambourin, le roi démon descend de son vaisseau volant, et repère aussitôt Son Goku. Son Goku le défie, mais étant très loin du niveau de puissance d'une telle créature, il perd très rapidement, frôlant de très près la mort (Piccolo l'abandonne d'ailleurs en le croyant mort). Il a néanmoins gagné l'admiration de son compagnon Yajirobé qui lui était auparavant hostile et qui vient l'aider à se rétablir. À la demande de Son Goku, Yajirobé emmène le garçon brisé à la tour du Maître Karin, l'escalade en portant Son Goku sur ses épaules et parvient ainsi dans la demeure de l'ermite-chat. Son Goku cherche auprès de ce vieux maître un moyen ou une technique lui permettant d'augmenter ses forces afin de faire face à Piccolo. Karin propose à Son Goku un nouveau défi en lui faisant découvrir l’élixir divin, un breuvage qui cette fois-ci possède réellement la propriété de révéler le potentiel caché de celui qui la boit. Mais ce breuvage est très dangereux : il devient un poison mortel pour toute personne dont le cœur n'est pas entièrement pur, et tous ceux qui jusqu'à présent se sont risqués à la boire en sont morts. Après un moment d'hésitation, Son Goku décide de prendre le risque de boire la boisson, ce dernier ne voyant aucune autre solution pour vaincre le démon Piccolo. Il le boit d'un trait et ceci le fait sombrer dans un coma de plusieurs heures durant lesquelles le jeune garçon lutte contre la mort. Son Goku se réveille alors en ayant développé en lui des forces qui renouent drastiquement avec sa nature enfouie de Saiyan. Karin reste estomaqué en ressentant subitement cette montée en puissance soudaine qui émane du garçon alors qu'il émerge du coma.

Son Goku prend alors la direction du palais royal où entre temps le roi démon Piccolo, désormais rajeuni par le souhait qu'il a présenté quelques jours plus tôt à Shenron, a pris le pouvoir en renversant le roi de la Terre et en menaçant publiquement de détruire lentement l'humanité. Il y retrouve alors Ten Shin Han, son rival qui il y a encore quelques jours avait été son plus redoutable adversaire lors du tournoi d'art martiaux. Le jeune homme n'est pas resté inactif durant toute cette période mais n'a pas pu empêcher Piccolo de réunir les Dragon Balls. Lorsque Son Goku le retrouve, celui-ci est en train de se faire brutaliser par un démon nommé Drum, créé expressément par Piccolo afin de tuer cet humain qui a osé le défier. Son Goku arrive juste à temps pour empêcher ce dernier d'achever le jeune guerrier humain. Il tue ensuite Drum d'un seul coup de pied qui explose le crâne de la créature. Piccolo ayant observé la scène se rend alors bien compte que le garçon qu'il avait affronté deux jours plus tôt a énormément changé et qu'il lui faudra se battre pleinement et sérieusement pour le vaincre. Le combat qui s'ensuit est alors le plus redoutable que le garçon ait eu à mener jusqu'à présent. Piccolo rajeuni est encore plus puissant qu'auparavant, mais Son Goku dispose désormais d'un potentiel le rapprochant bien plus de sa nature de Saiyan. Le combat est époustouflant, les deux combattants se retrouvant mis chacun en difficulté par l'autre. Le palais royal finit même par être détruit par le déchaînement d'énergie. Piccolo frôle un instant la victoire en menaçant de tuer Ten Shin Han (alors pris en otage) si Son Goku ne se laisse pas faire. Le jeune garçon, tenant en effet la vie des autres pour sacrée, obtempère malgré lui et Piccolo en profite pour lui briser les membres à l'exception d'un de ses bras. Son Goku profitera de cette négligence pour concentrer un Kamé Hamé Ha au sein de cette main valide afin se propulser vers le démon et le perforer de part en part. Piccolo, se sachant perdu, en profite pour pondre durant ses dernières secondes d'existence un dernier œuf, contenant un clone de lui-même, portant en lui l'ensemble de sa mémoire. Puis le roi démon meurt dans une explosion, mais Son Goku est trop grièvement blessé pour remarquer la présence de cette nouvelle menace qui passe inaperçue de tous.

Tenkaichi Budokai 

Afin de pouvoir ressusciter Krilin, Kamé Sennin et Chaozu, qui furent tous trois tués durant ces événements, Son Goku doit aller voir le Tout-Puissant, le Dieu des Terriens et créateur des Dragon Balls, afin de lui demander de ranimer Shenron, car Piccolo avait anéanti le Dragon juste après que ce dernier ait réalisé son vœu, rendant les Dragon Balls inactives à jamais. Le jeune garçon se rend donc chez Maître Karin, qui lui révèle que sa demeure n'est que l'anti-chambre du sanctuaire céleste, situé encore bien au-dessus de la tour Karin. Il apprend qu'il lui faut requérir auprès du Dieu de la Terre lui-même la possibilité de restaurer les Dragon Balls. Grâce à son bâton, Nyoï Bo qui n'est autre que la seule et unique clé permettant d'accéder au temple, le jeune Son Goku grimpe vers le sanctuaire et y rencontre  Popo, le serviteur du Tout-Puissant. Après avoir subi une série d'épreuves de la part de  Popo, Son Goku est autorisé à accéder au dieu de la Terre. La surprise de Son Goku n'est pas des moindres à la vue de l'être divin, qui a les mêmes traits que Piccolo en plus vieux.

Le jeune garçon l'attaque alors aussitôt le prenant pour son ennemi de la veille mais se fait très rapidement remettre en place par ce dernier. Celui-ci étant l'artisan qui a créé les Dragon Balls décide de reconstituer alors Shenron et de réinvestir les sept boules de leurs pouvoirs : les compagnons de Son Goku tués par les forces de Piccolo pourront ainsi être ressuscités. Le Tout-Puissant lui révèle également l'histoire qui lie le dieu de la Terre à Piccolo, en se gardant bien de lui expliquer que la mort de l'un d'entre eux entraînera inévitablement la mort de l'autre. Il lui annonce enfin qu'un clone de Piccolo est encore en vie, et qu'il va grandir caché de tous en préparant sa vengeance contre Son Goku et l'humanité tout entière.

Afin d'éviter cela, le Tout-Puissant décide de prendre Son Goku sous son aile et de lui faire subir un entrainement de trois ans pour le prochain Tenkaichi Budokai (le ). Cet entraînement est le premier que subira le jeune homme qui soit d'un niveau bien supérieur à celui qu'on peut trouver chez les Terriens, le Tout-Puissant étant un Namek, une espèce extra-terrestre dont le niveau martial est plus élevé que celui de la moyenne des Terriens. L'objectif est de se préparer à affronter un Piccolo qui lui aussi, ruminant sa vengeance, va considérablement s'endurcir durant ces trois ans en s'entraînant intensément, et viendra défier Son Goku lors du prochain tournoi des arts martiaux pour le tuer.

Son Goku subit alors un entraînement à très haute altitude à la fois physique et mental, consistant dans un premier temps à contrôler sa rage et à vider son esprit. Il eut d'abord à se fortifier et à affûter ses sens afin de réussir à surpasser  Popo avant de pouvoir subir l'entraînement auprès du Tout-Puissant directement. Il eut également à porter des vêtements d'une densité incroyable qui alourdissaient considérablement son corps durant tout l'entraînement (ce qui n'est pas sans rappeler les bases de l'entraînement de Kamé Sennin), et fut amené à apprendre durant ces trois années la fameuse danse de l'air, technique qui permet à celui qui la maîtrise d'utiliser son ki pour se propulser et voler dans les airs (ce qui rendra le Kinto'un relativement obsolète par la suite).

Trois ans plus tard, les amis de Son Goku retrouvent ce dernier à l'entrée du site du Tenkaichi Budokai. Personne sur Terre n'a vu le jeune homme durant toute cette période et aucun de ses anciens compagnons n'arrivent à le reconnaître sur le coup tant Son Goku a grandi, et surtout, a acquis une force extraordinaire. Les retrouvailles sont heureuses, mais Son Goku se garde bien de leur révéler le danger qui plane sur le championnat avec la présence de Piccolo. Une fois encore, les qualifications vers la phase finale ne sont qu'une formalité pour le jeune garçon de . En quart de finale, Son Goku se retrouve face à Chichi, qui elle aussi a beaucoup changé, et qui participe à ce tournoi elle aussi pour se venger de Son Goku, qui a oublié le serment qu'il lui avait fait de l'épouser, sans le savoir, il y a de nombreuses années. Son Goku sort victorieux du combat, mais décide ensuite de tenir sa parole et accepte de se marier avec elle une fois le tournoi terminé, en ne sachant toujours pas en quoi consiste un mariage ni les engagements que cela oblige.

Son Goku affronte ensuite en quart de finale son ancien adversaire de la précédente finale : Ten Shin Han. Ce dernier n'est pas resté inactif en trois ans, et a, tout comme Son Goku en son temps, entrepris un tour du monde durant lequel il a escaladé lui aussi la Tour Karin. C'est donc un adversaire bien plus redoutable auquel Son Goku va devoir faire face, mais qu'en réalité, le jeune homme a depuis longtemps dépassé. Le combat ne manquera pas à ses promesses et sera spectaculaire. Mais Son Goku triomphera sur la fin en piégeant Ten Shin Han à l'une de ses techniques : alors que ce dernier se démultiplie en quatre combattants, Son Goku applique la Morsure du Soleil qui aveugle les quatre copies de son adversaire et profite du fait que sa puissance ait été divisée par quatre pour les mettre tous au tapis. Il est à noter que le jeune homme a mené tous ses combats depuis le début du tournoi en portant ses vêtements denses, qui le ralentissent considérablement.

Son Goku se qualifie alors en finale contre Piccolo, le fils-clone du Démon Piccolo, qui lui aussi est parvenu jusqu'à ce stade du tournoi en parvenant toujours à garder son identité secrète auprès des spectateurs. Le choc est redoutable entre les deux guerriers et très vite il apparaît que le match est bien plus important que la seule victoire : Piccolo se bat pour tuer et non juste vaincre. Son Goku est alors obligé de retirer ces poids qui le lestent pour se battre à pleine puissance, tout comme son adversaire qui lui aussi porte un turban et une cape de même nature. Le jeune homme reste néanmoins handicapé : lors de son précédent match, Piccolo a affronté le Tout-Puissant maquillé sous les traits d'un humain et participant au tournoi afin de se débarrasser de son alter-ego maléfique. Lors de ce combat, le Tout-Puissant a utilisé une technique qu'il avait apprise en observant les humains : le Mafuba. Il comptait ainsi enfermer le démon dans une bouteille et revenir ainsi à la situation qui avait précédé, il y a de cela trois ans, sa libération de l'autocuiseur dans lequel Mutaito l'avait enfermé quelques siècles plus tôt. Or Piccolo avait entre-temps développé une contre-technique au Mafuba permettant de retourner son effet sur son utilisateur. Le Tout-Puissant s'était ainsi retrouvé emprisonné à son insu dans la bouteille qu'il avait prévue pour le démon, et ce dernier avait avalé cette dernière afin que personne ne s'en prenne à son double auquel il était lié par la vie.

Son Goku ne pouvait donc pas se battre à pleine puissance face à Piccolo, car s'il venait, même accidentellement à le tuer, le Tout-Puissant disparaîtrait avec lui. Piccolo ouvre cependant sans le savoir une faille dans son plan : il utilise ses pouvoirs pour accroître considérablement sa taille et tenter ainsi de broyer Son Goku. Ce dernier se sert alors d'un Kamé Hamé Ha inversé pour se propulser dans la bouche du géant et pénétrer ainsi son œsophage. Il sera finalement recraché en tenant dans ses mains la bouteille précédemment avalée, et libérera ainsi le Tout-Puissant. Le combat peut alors prendre une tournure normale pour Son Goku, enfin libéré de la pression d'avoir à tuer le maître auprès duquel il avait passé trois années. Les coups entre les deux combattants sont impitoyables et déclenchent des destructions sans commune mesure avec ce qui a été vu lors des précédents matchs. Le public fuira d'ailleurs en pleine panique le site du combat alors que Piccolo leur révèle son identité et les menace directement. Seuls les proches de Son Goku restent jusqu'au bout pour assister à ce combat où se joue l'avenir de l'humanité. Le site entier du Tenkaichi Budokai est ensuite détruit par une onde de déflagration émise par Piccolo, et ne subsiste de ce dernier que les fondations de l'arène. Son Goku finit par expulser d'une violente projection de tête Piccolo hors de ce qui reste du ring en le mettant KO. Non seulement il est parvenu à mettre hors d'état de nuire son ennemi, mais en plus, il sort vainqueur pour la première fois du tournoi en remportant légalement la finale, et est enfin sacré champion du Tenkaichi Budokai. Ce point peut sembler dérisoire à ce niveau de puissance des combattants, mais pour Son Goku, remporter le tournoi est un rêve qui l'anime depuis ses . L'arbitre du tournoi étant le dernier membre du personnel à être resté assister à la finale jusqu'au bout, il proclame officiellement Son Goku en tant que champion en titre, même si ce dernier est à terre sur l'arène, totalement brisé par ce combat terrible.

Son Goku empêchera ensuite le Tout-Puissant d'achever Piccolo alors qu'il gît au sol, et ce pour deux raisons : d'une part, la mort de Piccolo aboutirait à la mort du Tout-Puissant ; et d'autre part, pour Son Goku, le combat est la seule et unique motivation, et Piccolo est le seul adversaire en mesure de lui offrir des combats à sa hauteur et pouvant le pousser à se dépasser. Il aide donc Piccolo à s'enfuir, tout en promettant à ses amis qu'il sera toujours là pour empêcher le démon de nuire à nouveau à la Terre.

Cette partie de l'histoire officielle s'achève avec le départ de Son Goku et de Chichi sur Kinto-un qui partent se marier et démarrer une nouvelle vie (dans l'anime, quelques aventures supplémentaires se déroulent entre la fin du tournoi et le mariage du héros).

L'an 761

L'arrivée des Saiyans 
L'histoire reprend cinq années plus tard. Son Goku est maintenant adulte et sa femme Chichi a donné naissance à un enfant, Son Gohan (Son Goku lui a donné le même nom que son grand-père adoptif). Alors qu'il emmène ce dernier chez Tortue Géniale pour revoir ses vieux amis, un extraterrestre à l'apparence humaine et appelé Raditz atterrit sur Terre et vient voir Son Goku sur l'île de Kamé Sennin. Raditz révèle que Son Goku est comme lui un extraterrestre faisant partie du peuple des Saiyans. Il annonce également à Goku qu'il s'appelle en réalité Kakarotto, et qu'ils sont frères. Raditz s'étonne de voir que Son Goku ait pu tout oublier de ses origines, et qu'il n'ait pas conquis la planète Terre alors qu'il y avait été envoyé pour le faire. Mais le jeune homme a perdu la soif de conquête propre aux Saiyans il y a fort longtemps, alors qu'il n'était qu'un très jeune enfant, et refuse d'obéir à Raditz auquel il demande de partir sur-le-champ. Ce dernier lui assène alors un terrible coup qui le met à terre, et enlève ensuite Son Gohan, voyant que celui-ci possède également du sang de Saiyan. Il garde son fils le temps que Goku revienne à la "raison", et se décide à épouser à nouveau la cause de son espèce. Il exige en échange de son frère une pile de cadavres humains afin de prouver sa sincérité.

Après avoir retrouvé ses esprits, Son Goku entreprend de sauver son fils sans céder aux demandes sanguinaires de son frère, et il est rejoint par Piccolo. Ce dernier, alors qu'il était l'ennemi juré de Goku, lui propose de s'allier pour combattre ce nouvel ennemi dangereux pour tous. Ils rejoignent rapidement Raditz qui attend sur le site d'atterrissage de sa navette, et engagent aussitôt le combat, à deux contre un. Bien qu'en nombre supérieur et à pleine puissance, ils ne parviennent pas à atteindre la très grande force de Raditz qui se bat avec une grande aisance contre eux deux. Mais Son Goku parvient finalement à lui attraper sa queue, le point faible des Saiyans qui deviennent incapables de se battre lorsqu'elle est saisie. Raditz, mis subitement à terre fait alors appel aux bons sentiments de son frère, lui rappelant leur lien familial, et l'implore de le laisser quitter cette planète vivant. Son Goku finit par céder, mais c'est en fait un piège de Raditz qui en profite pour le contrer. Finalement, après l'intervention de Son Gohan, qui, mis en colère, a réussi à se libérer et à frapper violemment Raditz avec tout son corps, Son Goku s'empare de son frère dans son dos, et donne le temps à Piccolo de lancer sa terrible attaque, le makanko sappo. Celle-ci est dévastatrice et perfore mortellement les deux frères au niveau du cœur.

Son Goku, désormais mort, se retrouve plongé dans l'autre monde ou se rendent les âmes de tous les défunts de l'univers, mais il a pu conserver son enveloppe corporelle grâce à l'intervention du Tout-Puissant, qui dispose en tant que Dieu de la Terre de ce privilège. Raditz, alors qu'il agonisait, avait fait la révélation à Piccolo que deux autres Saiyans comptant parmi ses compagnons ont suivi l'enregistrement du combat via le détecteur de puissance qu'il portait en permanence. Il prédit que ces derniers vont venir dans un an sur Terre pour le ressusciter grâce aux Dragon Balls (dont Raditz a entendu parler durant les combats), et qu'ils sont bien plus fort qu'il ne l'est lui-même : Raditz n'était qu'un simple soldat Saiyan là où ses deux compagnons sont des guerriers d'élite de son peuple. Le Tout-Puissant ayant suivi la révélation depuis son sanctuaire souhaite ainsi que Son Goku s'entraîne dans l'au-delà grâce à son corps le temps que les deux autres Saiyans n'atteignent la Terre. Il souhaite ainsi qu'il se rende chez Maître Kaio, une entité très puissante de l'au-delà afin d'y recevoir ses enseignements avant d'être ressuscité par les Dragon Balls pour revenir se battre sur Terre. Après avoir obtenu l'autorisation de la part d'Enma, le gardien qui décide où doivent être expédiées les âmes qui pénètrent dans l'au-delà, Goku peut emprunter le long chemin qui mène chez ce puissant maître. Au terme d'un voyage de plus de six mois sur l'interminable route du serpent (au cours duquel il tombe même en enfer dans la série télévisée), il arrive finalement sur la petite planète de Kaio située au bout de la route et où la gravitation est dix fois plus forte que celle de la Terre. Un certain nombre d'épreuves lancées par Kaio attendent Goku dès son arrivée consistant en partie en un test d'humour (Kaio est un individu peu sérieux), et en un test visant à attraper son fidèle compagnon, le singe Bubbles. Goku va s'entraîner sans relâche pendant les quelques mois qui lui restent et va apprendre en particulier deux techniques très importantes : lAura de Kaio (qui lui permet d'augmenter temporairement ses capacités de guerrier mais en usant son corps), et le Genki Dama (l'énergie vitale qu'il puise chez les êtres vivants autour de lui pour la lancer sous forme de boule d’énergie géante). Son Goku est également devenu bien plus puissant que ne l'était son frère, et peut désormais comparer celle-ci à celle des guerriers d'élite Saiyans.

Il est finalement ressuscité par les Dragon Balls la veille de l'arrivée des deux guerriers Saiyans sur Terre, et entreprend aussitôt son retour vers le palais d'Enma. Goku ne mettra que quelques heures pour réemprunter la route dans l'autre sens, tant sa vitesse et sa puissance ont considérablement augmentées depuis son dernier combat. Le Tout-Puissant l'attend au palais d'Enma pour le ramener aussitôt sur Terre afin qu'il la sauve de la destruction de ces deux impitoyables guerriers. Il revient sur Terre alors que le combat entre les deux Saiyans, Vegeta et Nappa, et ses amis, a déjà commencé. Lorsque Goku arrive sur le site des affrontements, Ten Shin Han, Chaozu, Piccolo et Yamcha, ont tous été tués durant les combats, bien que s'étant tous eux aussi très durement entraînés sur Terre pour se préparer à l'arrivée de ces redoutables ennemis, et s'être vaillamment battus contre eux. Seuls Krilin et son propre fils de cinq ans, Son Gohan (lui aussi entraîné aux arts martiaux depuis la mort de son père) sont encore en vie, et semblent avoir grandement souffert des combats.

Goku entre alors dans l'arène et met facilement au tapis Nappa grâce à lAura de Kaio, technique qu'il ne peut cependant utiliser trop souvent sous peine de détruire son corps. Nappa a les reins brisés par l'attaque de Goku et supplie Vegeta, qui jusqu'à présent n'a fait qu'observer tous les combats de loin, de lui sauver la vie. Mais Vegeta est un combattant impitoyable pour qui les faibles ne méritent pas de vivre : il élimine Nappa devant Son Goku, donnant ainsi le ton de l'impitoyable combat qui s'annonce. Très vite, il apparaît que Vegeta un guerrier bien plus redoutable que ne le furent Raditz ou Nappa. Son Goku est obligé de déployer toute son énergie pour essayer de le contrer, mais le Saiyen est décidément toujours plus puissant que son rival de la Terre. Au terme d'un très long combat, et après avoir dépassé les limites raisonnables de l'Aura de Kaio, Goku finira par produire un Kamehaméha gigantesque qui propulsera Vegeta au loin le laissant pour mort aux yeux des compagnons. Vegeta reviendra encore plus enragé d'avoir ainsi été mis en déroute et se transformera en Oozaru (gorille géant). Son Goku, totalement épuisé et son corps meurtri par l'Aura de Kaio ne fait pas le poids et finit écrasé par la masse puissante de Vegeta, au moment où il allait lancer le Genki Dama. Le guerrier Saiyen est sadique et lui broie lentement les os afin de faire souffrir celui qui à osé le tenir ainsi en échec. C'est grâce à l'intervention inespérée de Yajirobé que Son Goku est sauvé, ce dernier s'était tapi durant tous les combats et ne décide de tenter le tout pour le tout qu'au moment le plus désespéré; il lance une attaque par derrière et tranche la queue de Vegeta d'un coup de katana. Privé de cet organe, le guerrier est désormais incapable de maintenir sa forme animale et reprend ainsi sa forme humanoïde. Krilin, Son Gohan et Yajirobé vont ensuite s'allier et parvenir assez difficilement et au péril de leur vie à blesser grièvement Vegeta et à le contraindre à se replier vers son vaisseau pour prendre la fuite (et ceci grâce en partie à la transformation inattendue de Son Gohan en gorille géant lui aussi, qui met Vegeta au tapis). Alors que Vegeta rampe vers sa navette, Krilin s'empare du katana de Yajirobé et tente de mettre fin à la vie de ce terrible adversaire. Son Goku, le corps totalement brisé et gisant au sol supplie Krilin de ne rien en faire et de laisser la vie sauve à cet adversaire: Vegeta représente alors pour lui le summum des combattants qu'il a eu à affronter et occupe désormais dans son cœur la place du grand rival des arts martiaux, le seul en mesure de lui fournir des combats d'une intensité colossale et de se dépasser au-delà de ses limites. Krilin, avec beaucoup de réluctance, cède aux suppliques de son ami et regarde sous son nez Vegeta prendre la fuite et retourner vers l'espace d'où il était venu quelques heures plus tôt.

 La planète Namek et Freezer 
Le bilan du passage des Saiyans sur Terre est plutôt désastreux : certes Son Goku a grandement élevé son niveau de puissance entre sa mort et sa résurrection, mais le bilan général est qu'il reste malgré tout en dessous de celui de Vegeta, dont la défaite n'a été essentiellement due qu'à un concours de circonstances relevant de la chance. Vegeta, juste avant de quitter la Terre, jure de revenir une fois rétabli afin de se venger de cette humiliation. Or la Terre est bien démunie : Son Goku a été très gravement blessé durant son combat, son corps fracturé à de multiples endroits. Il doit se rendre à l'hôpital le temps que maître Karin obtienne une nouvelle pousse de senzus (les stocks existants ont été épuisés) et les pronostics de rétablissement ne sont pas envisageables avant de nombreux mois. Qui plus est, l'ensemble des guerriers Terriens ayant un niveau supérieur aux niveaux connus jusqu'auparavant dans l'histoire sont tous morts à l'exception de Krilin, Son Gohan et Yajirobé (mais tous ont un niveau très inférieur à celui de Vegeta). Pire, l'aide que peuvent fournir les Dragon Balls est désormais nulle : Piccolo ayant rendu son dernier souffle, le Tout-Puissant disparaît avec lui. Néanmoins, les protagonistes ont appris auprès des deux Saiyans ce qu'aussi bien Piccolo que le Tout-Puissant avaient oubliés, à savoir que du temps ou ils ne faisaient qu'un, il appartenait à une race extra-terrestre nommée les Nameks. Ceci va orienter Bulma à lancer une investigation qui va lui permettre de retrouver la navette grâce à laquelle cet extra-terrestre est venu il y a fort longtemps sur Terre. Il est ainsi possible d'envisager une expédition vers la planète Namek afin d'y demander à leurs habitants la possibilité d'utiliser leurs propres Dragon Balls afin de ramener à la vie l'ensemble de leurs compagnons décédés durant ces événements tragiques. Son Goku est alité et ne peut prendre part à ce voyage, et laisse son fils Son Gohan, son meilleur ami Krilin et Bulma se charger de cette aventure vers l'inconnu.

Plus d'un mois après le départ de ces derniers pour la planète Namek, l'insatiable Goku ne tient plus en place dans sa chambre et a déjà commencé à s’entraîner malgré toutes ses fractures. Kamé Sennin vient alors lui rendre visite afin de lui donner des nouvelles qu'il a reçues de Bulma par transmission : Tous sont bien arrivés sains et saufs sur Namek, mais cette dernière est en proie à un violent conflit impliquant Vegeta lui-même ainsi qu'une force armée impitoyable dirigée par une créature mystérieuse dont la puissance surclasse même celle de Vegeta. Tous semblent ici pour les Dragon Balls. C'est alors que survient Yajirobé qui rend visite à Son Goku avec des Senzu ayant nouvellement poussé auprès de l'arbre de Karin. Celui-ci en mange un et se rétablit instantanément à la grande surprise du personnel hospitalier. Il entame ensuite un voyage vers Namek pour rejoindre ses amis à bord de la capsule spatiale dans laquelle il était arrivé étant bébé (professeur Brief l'a réparée et adaptée pour qu'il puisse suivre un entraînement pendant son voyage). Son Goku passe donc une semaine dans l'espace à s'entraîner avec un appareil construit par monsieur Brief capable d'augmenter la gravité jusqu'à , et apprend ainsi à maîtriser sans risque lAura de Kaïo à des niveaux plus élevés que ceux qu'il a pratiqués jusqu'alors (et qui étaient déjà très élevés). Son Goku est intransigeant avec cet entraînement et vient même jusqu'à frôler la mort durant ce dernier.

Lorsqu'il arrive sur Namek, Krilin, Son Gohan, mais aussi Vegeta, sont sur le point de se faire tuer par Recoom membre du commando Ginyu, le corps de soldat d'élite de l'armée de Freezer, un tyran de la Galaxie qui recherche les Dragon Balls de Namek pour son propre compte. Néanmoins, Son Goku, qui a acquis une très grande force durant son entraînement, parvient à mettre K.O Recoom d'un seul et unique coup, à la stupeur générale de toute l'assistance. Jeece et Barta, deux autres membres du fameux commando qui jusqu'à présent n'avaient fait qu'observer les combats décident alors d'attaquer conjointement Goku. Ce dernier n'a même pas besoin de forcer et les tient tous deux en respect. Il finit même par assommer Barta, et mettre Jeece en fuite. Vegeta, collaborant désormais avec Son Gohan et Krilin pour faire face aux forces de Freezer qui le dépassent (et qu'il a trahi depuis son départ de la Terre) est furieux de voir que Goku soit devenu plus fort que lui. Il tue sur place Butta et Reacum tous deux hors de combat et tance Goku de n'être pas assez impitoyable pour espérer vaincre Freezer. C'est alors que survient Ginyû, le commandant en chef du Commando Ginyû, prévenu par Jeece qu'un très puissant Saiyan est venu sur Namek et qu'il a décimé deux des meilleurs guerriers d'élite de Freezer. L'officier en chef du commando est beaucoup plus prudent que ces hommes, bien conscient qu'il fait face à un très puissant combattant capable d'augmenter sa puissance. Alors que Son Gohan et Krilin partent chercher les Dragon Balls, le combat se prépare: Goku se réserve Ginyû et suggère à Vegeta de s'occuper de Jeece. Mais ce dernier s'enfuit vers ses propres objectifs laissant Goku seul face à la menace. Ginyû est le premier à frapper et combat à pleine puissance dès le début, se montrant sans nul doute le plus puissant adversaire auquel Goku ait eu à affronter jusqu’à présent. Mais à aucun moment le guerrier Saiyen n'a à fournir des efforts considérables pour contrer son adversaire et le contre aisément. À un moment donné, Goku est immobilisé par les pouvoirs télékinétiques de Jeece ; ce qui permet à Ginyû de l'immobiliser en le saisissant par derrière. Mais Ginyû reste un combattant d'honneur et veut réellement voir qui des deux est le plus puissant: il libère alors Goku et menace Jeece d'être exécuté si jamais il venait à recommencer. Ginyû devine que Goku n'utilise pas l'essentiel de sa puissance et veut savoir jusqu'à quel niveau ce dernier est capable de monter. Il lui demande alors de révéler son véritable niveau afin d'en juger aussitôt. Alors que Goku s'exécute grâce à l'Aura de Kaïo, le commandant en chef enrage de voir qu'il est réalité totalement surclassé par ce guerrier Saiyan qui atteint des niveaux absolument inédits pour son espèce. Son Goku satisfait de voir son ennemi ainsi démoralisé lui demande de quitter la planète avec ses hommes, rien ne leur sera fait en retour. C'est alors que Ginyû joue sa dernière carte: Il se frappe très violemment le thorax au niveau du cœur afin de provoquer une hémorragie et utilise ensuite son pouvoir spécial qui lui permet d'échanger son corps avec celui de Goku. Ce dernier se retrouve donc dans la peau de son adversaire, très affaibli par l'hémorragie, tandis que son adversaire le laisse en fâcheuse posture et se rend avec Jeece sur les traces des compagnons du terrien. Après de nombreuses minutes, Goku parvient à rejoindre Ginyû (qui a désormais l'apparence de Goku), en train d'affronter près du vaisseau de Freezer à la fois Krilin et Son Gohan, conscients de la duperie en cours. Parce que Ginyû n'est pas capable de maîtriser totalement la force qui est en lui ainsi que ce nouveau corps, celui-ci n'arrive par à défaire les deux terriens, pourtant de niveau bien moindre à son précédent adversaire. C'est alors que Vegeta décide d'intervenir subitement pour renverser la situation: il défait et tue rapidement Jeece avant de se précipiter vers Ginyû qui peine avec son nouveau corps: le commandant en chef des forces d'élite de Freezer est mis en charpie par l'impitoyable Saiyan. Ce dernier au sol tente alors une dernière technique: changer à nouveau son corps blessé contre celui de Vegeta. C'est à ce moment que Goku parvient finalement à retrouver son corps initial en s'interposant entre Vegeta et Ginyû alors que ce dernier lançait l'attaque de transfert. Chacun des deux personnages a à nouveau retrouvé son corps propre mais tous deux sont brisés. Ginyû retente alors un nouveau transfert pour s'emparer du corps de Vegeta. C'est alors que Goku s'empare d'un batracien qui vaque à ses côtés et le jette dans l'onde de transfert de Ginyû, réduisant ainsi le valeureux commandant en chef des forces d'élite de Freezer à finir sa vie dans la peau d'une créature sans puissance. Il s'agissait du dernier homme de main de Freezer encore en vie sur Namek.

La victoire des trois terriens (momentanément alliés à Vegeta) sur les forces de Freezer sur Namek est indéniable: tous les guerriers de Freezer ont été éliminés au cours des derniers jours, et Ginyû, commandant en chef des forces d'élite du tyran a été réduit à finir son existence dans la peau d'un crapaud. Cependant, deux problèmes majeurs se font poindre: ils vont désormais avoir à faire directement face à Freezer dont la puissance tétanise les terriens, et Goku, le meilleur des guerriers de la bande est totalement brisé par les nombreux coups que son corps a subi de la part de Vegeta lorsqu'il était habité par le capitaine du commando. Goku est donc soigné dans une cuve régénérante située dans le vaisseau de Freezer tandis que les trois compères, Vegeta, Krilin et Son Gohan tentent de contrecarrer les plans de Freezer (et accessoirement, de chacun leur côté accéder en premier aux Dragon Balls de Namek).
Après de nombreuses heures durant lesquelles le corps de Goku est régénéré (et où il ressent les forces déchaînées par les terribles combats qui ont lieu sur Namek entre Freezer et le reste des combattants en état), Son Goku sort enfin de la cuve et rejoint le lieu du combat. Il y retrouve Son Gohan, Krilin et Piccolo, ramené à la vie sur Namek par une manigance impliquant les Dragon Balls de Namek. Tous ont souffert des combats contre Freezer, lui aussi présent sous sa troisième transformation. Mais le plus mal en point est Vegeta, qui est en train de se faire battre à mort sous les coups de Freezer. Avant d'expirer, il raconte à Son Goku l'histoire du peuple Saiyan et de leur planète Vegeta avant son dernier soupir. Goku est alors déterminé à battre le tyran pour venger son peuple et sa planète d'origine. Un combat acharné commence alors. Son Goku a recours à l'''Aura de Kaïo mais c'est sans effet face à Freezer qui l'a repoussé difficilement. Il décide alors d'utiliser le Genki Dama, et parvient à l'envoyer sur Freezer qui est frappé par cette attaque. Alors que Goku et ses amis croient à la défaite du monstre, celui-ci réapparaît soudainement, blesse gravement Piccolo puis détruit véritablement le corps de Krilin, ce qui éveille alors chez Son Goku une colère si grande, que celui-ci se transforme pour la toute première en un Super Saiyan, ses cheveux deviennent hérissés et prennent une couleur dorée. Une fine aura l’entoure et sa puissance monte considérablement. Il est déterminé à mettre une fois pour toute Freezer hors d'état de nuire.

Dès lors, Son Goku est visiblement plus fort que son adversaire, mais celui-ci lance une boule d'énergie qui atteint le cœur de la planète Namek, amorçant ainsi l'explosion de cette dernière. Goku réussit finalement à vaincre Freezer, mais lorsqu'il rejoint son vaisseau spatial pour s'enfuir de la planète avant l'explosion, celui-ci est trop endommagé pour décoller, et tout le monde constate alors le désespoir du Saiyan et l'explosion de la planète Namek. Cependant, avec l'aide des Dragon Balls terrestres, et du troisième vœu des Dragon Balls de Namek, Bulma, Son Gohan, Piccolo et tous les habitants de Namek qui ont pu ressusciter et téléportés sur Terre pendant le combat entre Son Goku et Freezer, et ainsi sauvés de l'explosion. Ils ont alors la possibilité de ressusciter Goku et Krilin et de les ramener sur Terre, mais lorsque Polunga est invoqué, celui-ci leur explique que Son Goku est encore vivant mais qu'il refuse d'être ramené sur Terre, et qu'il reviendra par ses propres moyens.

 Les cyborgs et Cell 
Presque un an est passé, Son Goku revient sur Terre peu de temps après que Trunks est arrivé du futur et a éliminé Freezer et le roi Cold. Son Goku a passé plusieurs mois à s'entraîner sur la planète Yardrat, où il a appris la technique de la téléportation. Trunks lui révèle qu'il vient du futur et que dans le monde d'où il vient, il est le seul survivant de tous les guerriers après que deux puissants cyborgs sont arrivés et ont initié un véritable processus de destruction et d'élimination. Son Goku, lui, est mort d'une maladie cardiaque. Mais Trunks, qui est venu du futur afin de changer le cours de l'histoire, donne un médicament qui permettra de soigner Son Goku, et les incite à s'entraîner avant l'arrivée des cyborgs pour qu'ils soient à même de les vaincre. Puis Trunks repart dans le futur.

Son Goku passe trois ans à s'entraîner durement avec Son Gohan et Piccolo. Puis arrivent les deux cyborgs C-19 et C-20. Son Goku affronte C-19 qu'il domine largement mais il est peu à peu affaibli par sa maladie qui survient à ce moment-là. Au moment où C-19 est sur le point d'en profiter pour lui prendre son énergie, Vegeta intervient et se transforme en Super Saiyan pour le vaincre. Son Goku, lui, est transporté chez lui pour y être soigné. Mais C-17 et C-18, activés par le Docteur Gero qui a fui subrepticement le combat, font alors leur apparition pour tuer Son Goku. Ce dernier est caché chez Kamé Sennin le temps d'être rétabli.

Une fois sur pied, quelques jours plus tard, Son Goku, conscient du danger que représente Cell récemment apparu, sait qu'il n'est pas de taille à le vaincre actuellement et décide d'emmener Son Gohan pour s'entraîner dans la salle de l'Esprit et du Temps pendant un an (alors qu'en réalité il ne se passe qu'une seule journée dans le monde extérieur). Son Goku y parvient à développer la force de Son Gohan et voit en lui le seul espoir de vaincre Cell. Ainsi, lorsque commence le Cell Game que le monstre a mis en place pour affronter, voire humilier ses opposants, Son Goku décide d'affronter Cell en premier. Cependant, il abandonne au bout d'un combat soutenu et à jeu égal. Son Goku désigne son fils pour se battre contre Cell car ce dernier ne faisait pas le poids.

Son plan réussit car Son Gohan parvient à rivaliser contre Cell. À la suite d'une attaque foudroyante de Son Gohan, Cell recrache C-18 qu'il avait absorbée pour atteindre sa forme « parfaite ». Il perd ainsi une partie de sa puissance. Cependant, le monstre entreprend de se faire exploser pour éliminer tous ses ennemis. Goku décide alors de se sacrifier et se téléporte avec Cell loin de tous ses amis sur la planète de Maître Kaio. Cell explose, tuant ainsi Son Goku, Kaio, Grégory (seulement dans la série télévisée car ce personnage n'existe pas dans le manga), et Bubbles. Cell, qui a survécu, réapparaît alors sur Terre (dans sa forme parfaite, ses cellules de Saiyan le rendent plus puissant lorsque la mort l'approche). Son Goku encourage Son Gohan par télépathie et ce dernier parvient finalement à vaincre Cell. À l'issue du combat, il refuse d'être ressuscité, considérant que sa présence sur la planète la met en danger, étant la cible principale des derniers ennemis.

 L'an 770 

 Boo 
Après sa mort, Son Goku continue de s'entraîner dans le royaume des morts. Il participe au championnat réunissant les meilleurs guerriers morts du paradis, où il affronte en finale le redoutable Paikûhan, et dont il vient finalement à bout. Néanmoins, les deux protagonistes ayant enfreint les règles, ils sont tous deux disqualifiés (cette partie de la vie de Goku a été inventée pour la série télévisée et n'existe pas dans le manga).

Sept ans après la mort de Cell, un nouveau Tenkaichi Budokai se prépare sur Terre. Son Goku demande à Baba la voyante, qui sert de lien entre la Terre et l'au-delà, de l'autoriser à passer une journée dans le monde des vivants pour qu'il puisse participer à ce tournoi. Baba lui accorde ce souhait, et Goku retourne sur Terre pour revoir sa famille et ses amis, mais aussi pour découvrir son deuxième fils, Son Goten, dont il ignore l'existence et qui est né plusieurs mois après la mort de son père . Les retrouvailles sont émouvantes, ses amis ayant toujours espéré son retour et ayant gardé en mémoire la générosité de cœur, l'amitié dont Goku a toujours fait montre à leur encontre.

Le tirage au sort désigne Vegeta comme futur adversaire de Son Goku dans le tournoi, à la grande satisfaction du premier qui a toujours voulu prendre sa revanche. Mais le combat opposant Son Gohan et Kibito bouleverse le déroulement du tournoi puisque les sbires que sont Yamu et Sporovitch, dont l'entreprise est rendue possible par Kaio Shin qui retient Gohan, s'emparent de l'énergie de ce dernier, et s'enfuient pour la remettre à Babidi. Goku et ses amis décident alors de suivre Kaio Shin pour empêcher la résurrection du monstre Boo. Dans le vaisseau spatial de Babidi, Goku affronte Yakon, réputé être l'un des monstres les plus puissants de l'univers, mais il en vient très facilement à bout.

Vegeta, dont la seule obsession est de se battre contre Son Goku, laisse son esprit être possédé par le sorcier Babidi pour devenir plus puissant et provoque son rival en duel. Le combat qui s'ensuit (malgré la volonté de Goku de raisonner Vegeta) libère tellement d'énergie que la résurrection de Boo en est accélérée. Après une lutte acharnée, Vegeta l'emporte et annonce à Son Goku qu'il a l'intention de débarrasser les Terriens du monstre et il l'assomme par derrière avant de le laisser évanoui.

Lorsque Son Goku se réveille, la situation a bien changé : seuls Trunks et Son Goten sont encore en mesure d'affronter le terrible Boo. Il décide de leur apprendre la technique de la fusion mais il refuse d'éliminer Boo lui-même car il fait partie des morts et il estime que c'est aux mortels, et plus largement à la nouvelle génération, de se battre avec Boo. Il défie pourtant Boo pour permettre à Trunks de protéger le détecteur des boules de cristal, menacé de destruction. Il montre alors à l'univers qu'il est parvenu à atteindre le stade de Super Saiyan niveau 3, mais arrête le combat sans chercher à éliminer Boo. Il a malgré tout perdu beaucoup d'énergie, donc du temps et les vingt-quatre heures de son autorisation de rester sur Terre sont écourtées et s'achèvent avant qu'il ne termine de préparer Trunks et Goten à la fusion. Il retourne donc dans l'autre monde mais, et à sa plus grande joie, il perçoit l'aura de Son Gohan et décide de le rejoindre sur la planète sacrée des Kaio Shin.

Par la suite, Son Gohan étant le dernier guerrier survivant et n'étant plus en mesure de vaincre Boo, le doyen des dieux décide de donner son potentiel de vie à Goku pour qu'il revienne sur Terre et fusionne avec son fils à l'aide des Potalas. Mais c'est finalement en toute logique avec Vegeta que Son Goku fusionnera pour former Vegetto. Après que ce guerrier surpuissant s'est laissé volontairement absorber par Boo, les effets de la fusion s'annulent à l'intérieur de son corps et les deux Saiyans réussissent à délivrer leurs fils et Piccolo. Toutefois cela a pour conséquence de rendre Boo fou de rage et ce dernier se métamorphose une nouvelle fois pour reprendre son apparence originelle et embrasser une puissance incommensurable.

Un ultime combat s'engage alors entre Boo originel et Goku, Vegeta, Mr. Satan, puis le gros Boo une fois ce dernier recraché au royaume des dieux. Dans un dernier recours, après un immense combat Son Goku utilise le Genki Dama formé par l'énergie de tous les Terriens, dont l'aide, difficile à obtenir dans cette allégresse qui tous les submerge et les rend insensibles à l'appel de Goku, est finalement obtenue à la faveur de l'intervention de leur héros (bien qu'illégitime puisqu'il s'est fait passer pour le vainqueur du Cell Game), Mr. Satan. Goku parvient enfin, et avec l'aide d'un Vegeta qui lui redonne toute sa force après en avoir formulé le souhait auprès du dragon, à éliminer Boo originel.

Avant de porter le coup de grâce au Boo originel, Son Goku fait part à Boo de son admiration et lui dit que s'il devenait quelqu'un de respectable dans une autre vie, il serait ravi de disputer un nouveau combat avec lui.  plus tard, on découvrira Son Gohan et Videl mariés et ayant une petite fille prénommée Pan. À la suite d'une visite de Vegeta, Bulma et Trunks auprès de Son Goku alors qu'il s'entraîne avec Son Goten, ces derniers décident de s'inscrire au tournoi d'arts martiaux prévu prochainement après que Son Goku leur dit qu'il a senti une aura très forte lorsqu'il s'est inscrit au tournoi. C'est donc lors de ce tournoi que Son Goku fera la connaissance de Oob et qu'il décidera de l'entraîner pour qu'il devienne un guerrier hors pair. Le combat sera conclu par le départ de Son Goku accompagné de Oob du tournoi, pour l'entraîner au maximum et faire de lui, le nouveau protecteur de la Terre.

 Bataille entre dieux 
Quelques mois après la victoire face à Boo, Beerus, le Dieu de la destruction, se réveille après  d'hibernation. Le Poisson Oracle lui ayant prédit auparavant qu'un puissant guerrier se dresserait contre lui, ce dernier part à la recherche de Son Goku, accompagné de Whis, son compagnon de toujours. Ils débarquent tous deux à l'improviste sur la planète de Kaio, l'endroit où se cache Goku alors que celui-ci s'entraînait, souhaitant le rencontrer. Lorsque Beerus demande à Goku s'il eut connaissance du Super Saiyan Divin, ce dernier répond que non et propose au dieu de le défier en combat singulier. Celui-ci accepte si son adversaire se donne à fond. Goku se transforme alors en Super Saiyan 3, mais n'est hélas pas de taille contre Beerus et ce dernier le bat en à peine deux coups. Kaio informe Vegeta de la défaite de son rival contre Beerus, tout en le mettant en garde, afin d'éviter de contrarier celui-ci.

En effet, Beerus et Whis débarquent sur Terre, en particulier chez Bulma, qui fête son anniversaire. Toute la bande y a été conviée mais malheureusement, la fête vire au cauchemar car Boo refuse de partager ses flans avec Beerus et celui-ci se met vite en colère. Son Gohan et les autres sont surpassés par la puissance du dieu. Même Vegeta, contraint de participer au combat, ne fait pas non plus le poids. Bulma gifle Beerus pour avoir gâché son anniversaire, ce dernier lui répondant de la même façon. Furieux, Vegeta se transforme en Super Saiyan 2 et prend un léger avantage en l'affrontant à nouveau, jusqu'à ce que Beerus l'assomme.
Goku fait enfin son retour sur Terre, demande au dieu quelques minutes de répit pour en savoir plus sur le Super Saiyan Divin et fait appel à Shenron qui lui raconte l'histoire de la légende. La première tentative de transformation avec l'aide de Vegeta, Son Gohan, Son Goten et Trunks ayant échoué, Videl apprend à tout le monde qu'elle est enceinte, participant elle aussi à la tentative de transformation. Et celle-ci est enfin une réussite : Son Goku est devenu, grâce à ses amis, le Super Saiyan Divin que Beerus recherchait. Il a à présent des cheveux pourpres, un physique moins musclé, un visage un peu plus rajeuni et est doté d'une aura flamboyante. Goku l'affronte et ce dernier lui fait promettre d'épargner la Terre s'il réussit à le battre. Le combat s'équilibre entre les deux guerriers, jusqu'à ce que Goku perde ses nouveaux pouvoirs, qui tourne finalement à l'avantage de Beerus. Continuant le combat, Goku tente désespérément de repousser la boule de feu lancée par le dieu pour détruire la Terre, mais en vain, jusqu'à ce que Goku se transforme de lui-même en Super Saiyan Divin, absorbant ainsi la boule de feu. Vaincu, Son Goku reconnait la supériorité de son adversaire. Beerus décide tout de même de détruire la Terre, mais fatigué par son combat, renonce à son projet.

 La Résurrection de ‘F’ 
Alors que deux soldats de l'armée de Freezer, Sorbet et Tagoma, sont allés sur Terre chercher les Dragon Balls dans le but de ressusciter leur maître, Son Goku s'entraîne avec Whis, en compagnie de Vegeta. Les deux guerriers ont été capables d'absorber les pouvoirs du Super Saiyan Divin lors du combat précédent contre ce dernier. Ramené à la vie, Freezer décide de se venger de Goku, mais apprend par Sorbet que son ennemi s'est beaucoup amélioré et est même parvenu à éliminer Boo. Le tyran prend la décision de s'entraîner pendant quatre mois afin de préparer sa vengeance.

Une heure plus tard, il arrive sur Terre et détruit la capitale du Nord. Son Gohan, Krilin, Piccolo, Ten Shin Han et Kamé Sennin affrontent les mille hommes de son armée et les vainc sans difficulté, avec l'aide de Jaco, le patrouilleur galactique. Bulma tente de contacter Whis pour lui demander de faire venir Goku et Vegeta sur Terre, mais celui-ci lui répond plus tard par télépathie. Il informe les deux guerriers de la situation et ces derniers retournent sur Terre en déplacement instantané.
Goku se décide à affronter le tyran, ce dernier passant directement à sa forme finale. Le combat s'engage et à la grande surprise de Freezer, Goku lui résiste sans se transformer en Super Saiyan. Les deux adversaires passent alors aux choses sérieuses. Goku dévoile sa nouvelle transformation : le Super Saiyan du Super Saiyan Divin, semblable à l'apparence d'un Super Saiyan mais avec des cheveux bleus et une aura bleue. Freezer se transforme à son tour, mais sa peau blanche est remplacée par de l'or, se faisant appeler « Golden Freezer ». Le combat s'équilibre, mais tourne à l'avantage de Freezer, jusqu'à ce que Son Goku découvre son point faible. En effet, Freezer n'a pas pris le temps nécessaire pour maîtriser sa nouvelle métamorphose et perd constamment de l'énergie.

Goku reprend alors l'avantage, mais Sorbet lui tire dessus avec son arme, le Saiyan ayant baissé sa garde à cause du hurlement de désespoir du tyran. Ce dernier profite de son inattention pour le torturer. Il propose à Vegeta d'achever son rival, mais celui-ci refuse. Vegeta provoque alors Freezer en duel, après avoir sauvé Goku, et dévoile lui aussi la même transformation que son rival. Vegeta gagne facilement le combat sauf que le tyran détruit la Terre, enragé de sa défaite. Whis propose à Goku de réparer son erreur en remontant le temps de trois minutes et Goku achève Freezer avec un Kame Hame Ha.

 Champa, le Dieu de la destruction 
Son Goku et Vegeta s'entraînent ensemble sur la planète de Beerus, sous la surveillance de Whis lorsque Champa, le Dieu de la destruction de l'univers 6, accompagné de Vados, passe à l'improviste chez son frère pour lui rendre visite. Il propose d'organiser un tournoi entre les univers 6 et 7 sur la planète Anonyme et informe Beerus qu'il a déjà réuni six Super Dragon Balls. Beerus et Champa conclurent un marché : si l'univers 6 gagne le tournoi, Champa s'empare de la Terre de l'univers 7. En revanche, si l'univers 7 gagne, Champa doit remettre les Super Dragon Balls à Beerus. Vegeta ajoute une nouvelle règle au tournoi : les participants doivent passer un examen écrit. Goku et Vegeta, de leur côté, cherchent deux combattants pour former une équipe de cinq guerriers, Beerus ayant déjà engagé quelqu'un pour l'équipe : Monaka, le « guerrier le plus fort de l'univers 7 ». En plus d'eux-mêmes, les deux Saiyans recrutent Piccolo et Boo.

L'équipe de l'univers 7 fait la rencontre de l'équipe de l'univers 6 composée de Cabba, un jeune Saiyan ; Frost, qui ressemble trait pour trait à Freezer ; Hit, un tueur à gages craint ; Magettâ, un robot géant de métal et Botamo, un monstre. Tous les participants réussissent l'examen écrit, sauf Boo, qui s'est malheureusement endormi et est donc éliminé.

Lorsque le tournoi commence, le premier combat oppose Son Goku à Botamo. Le Saiyan se débarrasse facilement de son adversaire puis doit affronter Frost. Ce dernier se transforme directement en sa forme finale tandis que Son Goku se change en Super Saiyan. Mais Frost gagne le combat, à la grande surprise de tout le monde. Lorsque c'est au tour de Piccolo de l'affronter, le Namek subit la même chose que Son Goku et finalement, Jaco découvre que Frost a triché, ayant caché une aiguille empoisonnée dans son bras. L'arbitre disqualifie le combattant, mais Vegeta veut intervenir pour lui régler son compte. Frost a bien caché son jeu, et est bien comme Freezer, un être machiavélique. Vegeta s'en débarrasse facilement, puis affronte Magettâ. Lorsque le robot utilise sa lave, il prend l'avantage, mais le Saiyan le traite de "tas de ferraille", ce qui déstabilise son adversaire et il gagne le combat. Beerus découvre la preuve de la tricherie de Frost, grâce à la cicatrice sur la main de Goku, et le Saiyan peut réintégrer le tournoi. Hit bat Vegeta avec l'aide de son "saut dans le temps" et c'est Son Goku qui se retrouve opposé à ce dernier. Le combat commence bien pour Goku qui arrive à prévoir les mouvements de son adversaire, mais Hit augmente sa puissance et reprend l'avantage sur Goku, transformé en Super Saiyan Bleu. Son Goku combine alors sa transformation avec l'Aura de Kaio et les deux adversaires se rendent coup pour coup. Cependant, Son Goku abandonne le combat et fait gagner Hit mais à la grande surprise de tous, c'est Monaka qui bat Hit et fait gagner l'univers 7 (Hit joue la comédie laissant la victoire à Monaka). Comme convenu, Champa remet les Super Dragon Balls à Beerus et ce dernier demande au Super Dragon de ressusciter les Terriens de l'univers 6, ainsi que la restauration de la Terre.

Pour fêter la victoire de l'univers 7 au tournoi, la compagnie de Son Goku est conviée à un repas chez Bulma. Whis, Beerus et Monaka répondant également présents. Mais Son Goku tient absolument à affronter Monaka. Vegeta et les autres découvrent que Beerus a menti au sujet de la puissance de Monaka et ce dernier est obligé de se déguiser pour éviter d'éveiller les soupçons de Goku.

Un jour, le Saiyan se rend compte qu'il n'est plus maître de son corps, ayant du mal à contrôler ses déplacements, aussi bien instantanées qu'en volant. Il décide d'aller voir le Maître Kaio, mais atterrit chez Bulma, au travail de Krilin, à la tour du maître Karin, et arrive enfin à destination. Maître Kaio lui apprend qu'il souffre d'un trouble énergétique tardif (à cause de sa combinaison de l'Aura de Kaio avec le Super Saiyan Bleu) et devra éviter tout combat pendant quelques jours, le temps de bien recupérer. Détruisant accidentellement sa maison en rentrant, Son Goku et sa famille sont alors hébergés chez Son Gohan et ils en profitent pour s'occuper de Pan.

 Le retour de Trunks 

Après leur victoire sur l'univers 6 au tournoi organisé par Champa, Son Goku et ses amis vivent des jours tranquilles. Dans le Futur, un mystérieux ennemi se dresse devant Trunks, Black. Le jeune homme, impuissant face à cet adversaire, décide donc de revenir dans le passé à l'aide de la Machine à voyager dans le temps pour solliciter l'aide de ses compagnons du présent. Une fois arrivé dans le présent, Trunks a été recueilli par Bulma et Son Goku. Voyant Son Goku, Trunks l'attaque brusquement, pensant à son ennemi, Black Goku. Trunks décide donc de raconter à Son Goku et Bulma ce qu'il s'était passé dans son époque : un ennemi très puissant, ressemblant trait pour trait à Son Goku, saccage son monde et il ne peut l’arrêter. Son Goku et Vegeta acceptent d'aider Trunks et se mettent en route pour le futur, mais à la surprise générale, Black fait son apparition, car il a suivi Trunks dans son voyage grâce à un anneau du temps qui lui permet, lui aussi, de voyager dans le temps. Voyant ceci, Son Goku décide de se mesurer à son alter-égo mais Black, contraint de rentrer dans son époque, interrompt le combat et disparaît. Au même moment, Beerus et Whis ont assisté au combat et Whis fait une remarque sur l'anneau que portait Black, il décide donc d’enquêter sur l'anneau, ce qui les amène à faire une visite sur la planète du Kaio Shin de l'univers 10 : Gowasu.

Il est accompagné de son jeune disciple, Zamasu, que nos héros suspectent, car son ki serait similaire à celui de Black. Pour en être sûr, Son Goku le teste lors d'un combat, mais cela ne mène à rien. En parallèle, Vegeta décide de tester Trunks et lui dévoile le Super Saiyan Bleu, tandis que Bulma répare la machine temporelle de Trunks pour qu'il retourne dans le futur combattre Black. Mais avant ceci, Trunks rend visite à son ancien maître, Son Gohan, qui a bien grandi depuis leur dernière rencontre, et il est surpris de voir à quel point Son Gohan a abandonné son caractère sauvage d'adolescent et perdu clairement en puissance en laissant les arts martiaux. De retour dans le futur, Son Goku, avec Vegeta et Trunks, engagent le combat contre Black où ce dernier dévoile le Super Saiyan Rosé (de même style que le Super Saiyan Bleu mise à part la couleur des cheveux étant rose). Un autre invité est de la partie : le Zamasu du futur, qui s'allie avec Black et apprennent que ce dernier est immortel. Après avoir été vaincus par Zamasu et Black, les Saiyans retournent dans le présent et informent Beerus et Whis de la situation. Pendant ce temps, le Zamasu du présent se rend chez le Roi Zeno pour en apprendre un peu plus sur les Super Dragon Balls et sur Son Goku. Beerus, Son Goku et Whis soupçonnent le Zamasu du présent d'être derrière tout cela, car ce dernier possède dans le futur, des boucles potalas, que seuls les Kaio Shin peuvent porter. Ils supposent aussi que la vie de Gowasu serait en danger. Ainsi, ils interviennent juste avant que Zamasu exécute son maître pour s’emparer de ses boucles potalas, et Beerus le supprime littéralement, ce qui a pour effet de faire disparaître Zamasu pour qu'il ne cause plus d'autres problèmes.

Nouveau départ pour le futur et ils sont surpris de constater que Zamasu est encore vivant dans le futur, alors que ce dernier a été supprimé dans le présent. Ils apprennent également que Black n'est autre que Zamasu, qui a échangé son corps avec celui de Goku, puis l'a supprimé après avoir détruit les Super Dragon Balls. Ainsi, ils révèlent leur plan aux Saiyans, le Plan 0 Humain qui consiste à supprimer tous les humains afin de créer un monde sans conflit, où seul Zamasu en serait le dieu puis ils se lancent dans le combat. Trunks se bat contre Black et ce dernier en courroux, adopte une nouvelle forme de Super Saiyan (avec une aura fluorescente, mais dont une infirme partie est un peu similaire à celle du Super Saiyan Bleu et au-delà du stade du Super Saiyan 2). Vegeta et Son Goku blessés, Trunks décide de rester dans le futur pour retenir Black et Zamasu, le temps que nos héros retournent dans le présent et trouve une solution pour arrêter l'immortel Zamasu. Son Goku part alors voir Tortue Géniale pour chercher une solution et ce dernier lui propose d'utiliser, la technique de scellement, le Mafūba, contre Zamasu qui consiste à l'enfermer dans une jarre à tout jamais. Pendant ce temps-là, Vegeta part s’entraîner dans la salle de l'esprit et du temps pour prendre sa revanche contre Black que ce dernier a vaincu aisément. De retour dans le futur, Son Goku et Vegeta, accompagnés de Shin de l'univers 7 et Gowasu de l'univers 10, affrontent à nouveau Black et Zamasu pendant que Trunks et Mai utilisent le Mafūba qui malheureusement, ne fonctionne pas, car ces derniers ont oublié d'enfermer la jarre avec un sceau et donc Zamasu fut libéré détruisant la jarre.

Pendant ce temps-là, Vegeta prend le dessus sur Black qu'il met rapidement en difficulté. En difficulté, Black et Zamasu décident de fusionner en utilisant leurs boucles potalas et créent une facette plus puissante d'eux deux. Ils tentent de résister, mais n'infligent que peu de dégâts mais lors d'une boule d'énergie lancée par Zamasu, Son Goku réplique avec un puissant Kame Hame Ha et repousse son attaque, ce qui le blesse grièvement. Voyant qu'ils ne pourront pas tenir face à leur ennemi, Son Goku et Vegeta décident de fusionner avec les boucles potalas des Kaio Shin pour faire apparaître Vegeto qui, aussitôt, se transforme en Super Saiyan Bleu et affronte Zamasu dont la fusion se désagrège petit à petit à cause de Black. Vegeto domine largement le combat, mais le Super Saiyan Bleu consomme trop d’énergie et la fusion s'estompe avant même qu'il n'ait pu donner le coup de grâce. Son Goku et Vegeta, mis hors combat, Trunks intervient et utilise l'énergie qu'il accumule des habitants pour la transférer dans son épée et donner à son épée, une nouvelle forme plus géante, brillante et puissante, et parvient à mettre Zamasu hors d'état de nuire. Mais à la surprise générale des Saiyans qui pensaient s'être débarrassé une bonne fois pour toutes de Zamasu, ce dernier renonce à sa forme vivante pour que son esprit envahisse la surface de la planète. Malgré les efforts de Son Goku, Vegeta et Trunks, ce dernier, intouchable, commence à supprimer la Terre avec toute race survivante, laissant désormais Son Goku et ses compagnons à portée de main. C'est alors que Son Goku se souvient du bouton d'appel du Roi Zeno du présent, il l'utilise pour faire venir le Roi Zeno du futur et celui-ci, sans plus tarder, extermine la planète de Trunks pour détruire Zamasu une bonne fois pour toutes. Revenus dans le présent, Son Goku et ses compagnons reviennent avec le Roi Zeno du futur, surprenant ainsi Beerus. Son Goku accompagne le Roi Zeno avec l'aide de Shin au palais du Roi Zeno du présent pour que les deux rois se rencontrent et deviennent amis, tenant ainsi sa promesse faite au Roi Zeno du présent. Grâce à un nouvel anneau du temps créé par Trunks, ce dernier a la possibilité de retourner dans le futur avec Mai et de retrouver un autre monde semblable à leur futur perdu et de revivre le bon temps. S'ensuivent des adieux et des encouragements des Saiyans à l'égard de Trunks.

 Le Tournoi du Pouvoir 
Son Goku décide de s'entraîner avec Whis dans la machine d'entraînement conçue par Bulma puis repense à la proposition du Roi Zeno. Son Goku part sur la planète Shinkan avec Beerus et Whis pour connaître le règlement du tournoi. Le Roi Zeno propose la destruction des univers perdants mais avant le Tournoi du Pouvoir, il annonce un match d'ouverture contre l'univers 9 afin de connaître les capacités des guerriers. Son Goku, Son Gohan et Boo devront combattre les combattants de l'univers 9. Son Goku remporte son combat contre Bergamo. Ensuite, le match est interrompu par l'intervention de Toppo, le justicier de l'univers 11 qui demande l'autorisation d'affronter Son Goku. Il révèle à Son Goku que dans son univers, une personne du nom de Jiren est plus fort que lui et qu'il ne pourra jamais le vaincre.

Son Goku part recruter ses alliés pour le Tournoi du Pouvoir. Avec lui, Son Gohan, Vegeta, Krilin, Piccolo, C-17, C-18, Ten Shin Han, Kamé Sennin et Boo seront les dix guerriers représentant l'univers 7. Seulement, quelques heures avant le début du tournoi, Boo dort très épuisé et ne se réveillera pas avant six mois, Son Goku décide de se rendre aux enfers pour recruter Freezer. Celui-ci, en cas de victoire de l'univers 7, exige d'être ressuscité après le tournoi, Son Goku acquiesce et Freezer accepte. Son Goku et Freezer retournent chez Bulma et partent avec leurs coéquipiers, à l'arène du Tournoi du Pouvoir.

Plus tard, après plusieurs affrontements qui inclurent la destruction des univers, Son Goku entame un combat contre Jiren mais est totalement dépassé par la puissance de ce dernier et utilise alors le Genki Dama. À la surprise générale, Jiren parvient à retourner l'attaque de Son Goku contre lui-même. Son Goku rentre en contact avec sa propre attaque, a su briser la coquille de son potentiel intérieur lorsqu'il était aux prises avec le Genki Dama et atteint le niveau de l'Ultra Instinct, une forme de ki propre aux dieux de destruction et aux anges, que même un Dieu de la destruction n'a su maîtriser. Seulement, cette nouvelle forme a une durée d'utilisation limitée et Son Goku finit par perdre face à Jiren, mais Hit intervient et s'oppose à son tour face à Jiren. Son Goku se retrouve totalement épuisé mais, contre toute attente, Freezer lui donne un peu de son énergie pour qu'il poursuive le tournoi. Après avoir récupéré un peu de combativité, Son Goku est pris pour cible par plusieurs adversaires avant d'être sauvé par la Saiyanne, Caulifla, qui exige un nouvel affrontement. Son Goku accepte et demande même à Kale de rejoindre Caulifla et de l'affronter à deux contre un. Surprenant les deux Saiyannes grâce au Super Saiyan Divin, celles-ci fusionnent avec les potalas du Kaio Shin de l'univers 6 et créent une nouvelle guerrière surpuissante Kefla qui domine Son Goku malgré le Super Saiyan Bleu accouplé avec l'Aura de Kaio et, au bord de la défaite, Son Goku réveille à nouveau son Ultra Instinct et prend finalement le dessus sur Kefla.

Après avoir remporté le combat contre Kefla et été remis en garde par Caulifla qui jure de parvenir à le vaincre une prochaine fois, Son Goku aidé de C-17 et C-18, est pris pour cible par l'univers 2 composé de Brianne de Chateau, Rosie et de trois autres guerriers. Parvenant à éliminer sans mal Rosie et Ribrianne, C-17 et C-18 aident à nouveau Son Goku à éliminer les trois guerriers de l'univers 2 par un ultime Kame Hame Ha de ce dernier le vidant de ses forces restantes tandis que Son Gohan et Piccolo éliminent les deux guerriers Nameks restants de l'univers 6, Saonel et Pirina, permettant aux rois Zeno de détruire l'univers 2 et l'univers 6. Pendant que Vegeta poursuit son combat contre Katopesla, ce dernier se retrouve étonnamment éjecté hors de l'arène sans que Vegeta n'ait pu donner le coup de grâce. Son Goku et ses compagnons sont victimes des attaques sournoises des créatures minuscules de l'univers 4 avec pour risque de leur faire éjecter de l'arène. Alors que Son Gohan et Piccolo parviennent à découvrir la nature de ces attaques mystérieuses, Piccolo se fait éjecter de l'arène tout en éliminant par l'occasion une de ces créatures. De leur côté, C-17 et Goku détectent l'une de ces créatures et l'abattent sur le champ; leur victoire sur les combattants de l'univers 4 permet aux rois Zeno d'effacer cet univers de la réalité.

Par la suite, Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Freezer, C-17 et C-18 sont les cibles des robots mécaniques mis au point par le Dr Paparoni, le scientifique de génie de l'univers 3. Après avoir triomphé dans un premier temps contre la fusion de trois robots, Koichiarator, les guerriers de l'univers 7 doivent maintenant affronter la plus puissante version de Koichiarator assimilée avec le Dr Paparoni, Aniraza. Au cours de ce combat, C-17 se retrouve malgré lui éjecté de l'arène mais c'est l'aide bénéfique de sa sœur jumelle, C-18 qui vient le tirer de ce mauvais pas, et se retrouve alors hors du ring à la place de son frère. Après une lutte acharnée contre Aniraza, C-17 parvient à frapper le point faible de cette créature, son réacteur d'énergie situé sur son front, et permet ainsi à Freezer, Son Goku et ses compagnons de vaincre la machine hostile, signant la défaite de tous les combattants de l'univers 3. Il ne reste plus désormais que l'univers 7 et l'univers 11 qui s'apprêtent à livrer une bataille hors du commun.

Alors que Son Gohan a été éliminé de l'arène avec Dyspo de l'univers 11, Freezer se fait surprendre par la puissance de Toppo et de Jiren et n'est plus en mesure de combattre. En affrontant Jiren à son tour, C-17 se sacrifie en protégeant jusqu'au bout les deux Saiyans, Vegeta qui était tout aussi épuisé après les rudes combats qu'il a menés notamment contre Toppo, n'a pas pu faire long feu, de nouveau face à Jiren et est finalement éjecté de l'arène. Son Goku prend le relais et tente tant bien que mal à tenir tête à ce dernier mais le Saiyan ne peut rien contre le Pride Trooper. Son Goku, alors bras ballants et sans issue, est sur le point de se faire éjecter de la surface de combat mais à la dernière seconde, il réussit à générer une nouvelle fois encore l'Ultra Instinct après s'être remémoré les encouragements de tous ses coéquipiers.

Il s'ensuit un combat au sommet entre les deux concurrents : Jiren prend un léger avantage sur le Saiyan en repoussant son Kame Hame Ha et lui lance une attaque très puissante. Son Goku parvient toutefois à résister et reprend le dessus, il surprend son adversaire et parvient à prendre le contrôle total de l'Ultra Instinct, laissant les Dieux de la destruction sans voix et captivés par le combat. L'Ultra Instinct à présent maitrisée à 100%, Son Goku prend le dessus, et difficilement, il arrive à s'en sortir contre l'énorme ressource de Jiren, toutefois, il arrive à reprendre l'avantage. Son entêtement à ne pas abandonner met Jiren alors dans une rage folle et perd tout son bon sens de la justice en attaquant les gradins où se trouvaient les guerriers de l'univers 7 pour provoquer Son Goku. Son Goku s'interpose et repousse l'attaque mais mécontent par l'acte de Jiren, il entre dans une colère noire et terrasse littéralement le Pride Trooper. Alors qu'il est sur le point de l'emporter et d'éjecter son adversaire, Son Goku est pris d'une violente crise de douleur et perd toutes ses forces. Médusé devant ce retournement de situation, Jiren, bien que légèrement hésitant à l'idée d'achever son combat de cette façon, décide de profiter de cet instant de faiblesse de Son Goku pour l'éjecter de la surface de combat. Alors que Son Goku chutait de l'arène, il est sauvé in extremis par Freezer qui le renvoie sur l'un des décombres de l'arène du combat et C-17 qui sortit miraculeusement survivant de son attaque d'auto-destruction pour prendre part au combat final.

Freezer et C-17 parviennent à eux deux à venir à bout d'un Jiren qui s'épuise. Sur le point d'être éliminé par Freezer, Jiren fut encouragé par Toppo, il retrouve ses ressources et se déchaîne à nouveau. Son Goku, à son tour, retrouve aussi la force de se relever et vient prêter main-forte à ses deux coéquipiers, via la Téléportation, qui ont maintenant du mal à lutter. Afin d'en finir une bonne fois pour toutes, Freezer et un Son Goku encore prêt à tout pour combattre de nouveau, font équipe pour combattre Jiren à deux, tandis que C-17 s'occupe d'assurer leurs arrières. Au cours de l'assaut final, Son Goku se déchaîne et trouve la force de passer en Super Saiyan et parvient avec Freezer à entraîner Jiren hors des décombres de l'arène avec eux par conséquent, laissant C-17 sur l'arène pour signer la victoire de leur univers. L'univers 11 sur le point d'être effacé, Son Goku remercie sincèrement Jiren pour l'avoir rendu encore plus fort tandis que ce dernier ne regrette rien de son côté et se contente de lui répondre par un sourire.

Sortis victorieux du Tournoi du Pouvoir, C-17 déclaré vainqueur du tournoi, acquiert la possibilité de formuler un vœu grâce aux Super Dragon Balls, et décide de laisser passer ses priorités en souhaitant à Super Shenron de faire revivre tous les univers effacés au cours du tournoi. Quant à Freezer, Beerus demande à Whis de lui supprimer son auréole pour le ramener à la vie afin de lui montrer toute sa gratitude tandis qu'avant de partir, Son Goku fait ses adieux aux rois Zeno. De retour chez eux, tout le monde participe à la fête de naissance de Bra, C-17 s'en va parcourir le monde à bord d'une croisière que lui a spécialement offerte Bulma et Freezer monte une toute nouvelle armée pour reconquérir de nouvelles planètes, tandis que Son Goku et Vegeta se livrent un tout nouveau combat dans le désert, où ils ont mené autrefois leur premier duel, en se décidant à devenir encore plus forts.

 Epoque alternative 

 La quête des Dragon Balls aux étoiles noires et Baby 

Plusieurs années se sont écoulées depuis la victoire des Saiyans sur Boo et le dernier Tenkaichi Budokai organisé par Mr. Satan. Alors que Son Goku finit l'entraînement d'Oob et s'apprête à rentrer chez lui, Pilaf dérobe les Dragon Balls et invoque Shenron. Son Goku s'en aperçoit et lui demande d'arrêter, mais Pilaf songe alors : « Si seulement il était encore petit… » et Shenron l'exauce. Son Goku reprend son apparence d'enfant et, sous peine de voir la Terre exploser, doit partir à la recherche des Dragon Balls éparpillées dans tout l'univers.
 
Son Goku, Trunks et Pan partent dans l'espace pour retrouver les Dragon Balls aux étoiles noires créées par le grand roi, le démon Piccolo, avant qu'il ne se sépare du Tout-Puissant. Celles-ci se déplacent dans l'univers, contrairement aux Dragon Balls normales.
 
La première partie du voyage se déroule sans encombre. En chemin, ils croisent un robot (qu'ils baptisent Giru) qui absorbe le Dragon Radar. Par la suite, Giru les aide à chercher les Dragon Balls.
 
Sur la planète M2, planète d'origine de Giru, ils affrontent Baby la dernière invention du professeur Myû. Grâce à un habile stratagème, Son Goku, Trunks et Pan réussissent à retrouver Baby. Son Goku, Trunks et Pan mettent la main sur l'avant-dernière Dragon Ball alors que Baby se dirige vers la Terre, ayant appris que les autres Saiyans s'y trouvaient. Sur Terre, Baby affronte et possède les Saiyans du plus faible au plus fort : Son Goten, Son Gohan puis Vegeta. Il s'installe définitivement dans le corps de Vegeta après avoir révélé son identité : il est un des survivants de la race des Tsufuls, exterminés par les Saiyans sur la planète Vegeta. Baby cherchait à se venger des Saiyans, car ceux-ci avaient anéanti son peuple. Son Goku, Trunks et Pan restent environ un an dans l'espace et rentrent sur Terre avec les Dragon Balls.
 
Cependant, Baby contrôle la quasi-totalité de la population, y compris Dendé et  Popo. Seuls,  Satan, Boo et Oob ont échappé au monstre. Baby retourne Son Goten et Son Gohan contre leur père puis intervient dans le corps de Vegeta. Bien trop fort pour Son Goku, resté petit et donc moins puissant (son petit corps ne supporte pas la transformation en Super Saiyan 3), le Saiyan croit voir sa fin arriver. Alors que tout espoir est perdu, Kaio Shin apparaît et le téléporte au Kaioshinkaï. Le doyen des Kaio Shin a une idée : révéler les pouvoirs latents de Son Goku en faisant repousser sa queue.
 
Sur Terre, Baby utilise les Dragon Balls à étoiles noires, recrée Plant, sa planète natale, et y envoie tous les terriens. Pan tente de faire redevenir normaux les gens sous le contrôle de Baby : Son Gohan, Chichi, Trunks, Videl… Alors que Son Gohan va s'en prendre à Pan, Oob intervient et affronte Baby. Le monstre utilise moins de la moitié de sa puissance contre le jeune terrien et prend rapidement l'avantage. Alors qu'Oob est sur le point de se faire tuer, Boo intervient.
 
Pour vaincre Baby, Boo se fond en Oob et lui confère toute sa puissance : un nouvel Oob est né. Fort de ses nouveaux pouvoirs, le terrien affronte Baby qui semble avoir beaucoup plus de mal. Il voulut le transformer en chocolat mais Baby retourne l'attaque contre lui et Oob se transforme malheureusement en chocolat à son tour et se fait dévorer. Son Goku intervient et se transforme en Super Saiyan 3, mais la puissance du Super Saiyan 3 affecte sa taille, le désavantage et il se retrouve à chaque fois repoussé par son propre pouvoir. Projeté au sol, il regarde la Terre une dernière fois et, comme autrefois avec la Lune et se transforme en gorille géant aux poils dorés cette fois (dû à ses pouvoirs de Super Saiyan) et ravage tout car il ne sait toujours pas se contrôler quand il est en gorille. Pan reconnaît son grand-père et tente de le raisonner. Son Goku finit par se calmer lorsqu'il remarque une photo de Pan et lui, et retrouve sa raison. Grâce à cette prise de conscience, le singe géant prend alors une autre forme : Son Goku atteint le stade de Super Saiyan 4. Cette fois, Baby est incapable de tenir tête à Son Goku. Bulma étant encore possédée, augmente la puissance de Baby à l'aide d'une de ses inventions, la machine à rayons Brutz, qui se transforme à son tour en gorille géant et contrairement à Son Goku, garde sa raison (grâce à l'aptitude de Vegeta à l'origine). Son Goku vient finalement à bout de son adversaire et coupe sa queue pour le forcer à reprendre sa forme normale. S'apercevant de sa défaite imminente, Baby s'échappe du corps de Vegeta et file dans son vaisseau spatial. Son Goku l'envoie dans le soleil avec un Kamé Hamé Ha puissance 10. Kaio Shin, grâce à l'eau sacrée, libère les terriens de l'emprise de Baby.
 
Mais les problèmes ne sont pas terminés. Les Dragon Balls à étoiles noires n'étant pas remises à leur place car ayant été utilisées par Baby, la Terre est prête à exploser. Grâce à Son Goku, Vegeta, Son Gohan et tous les autres et grâce à  Satan, tout le monde est déplacé sur la planète Plant, tout le monde sauf une personne : Piccolo. Ayant appris qu'il est en partie responsable de la situation à cause des Dragon Balls, Piccolo décide de se sacrifier avec la Terre pour que les Dragon Balls à étoiles noires ne soient plus utilisables, il adresse un dernier message télépathique à Son Gohan, qu'il considère comme son propre fils pour lui expliquer la raison de son geste.
 
Grâce aux Dragon Balls de la planète Namek, la Terre retrouve son apparence et tout redevient comme avant. Un tournoi du Tenkaichi Budokai a lieu et Goku et Pan s'inscrivent. Son Goku du fait de sa petite taille est relégué chez les enfants. Son Goku perdra lamentablement en finale junior, alors qu'il discutait avec Vegeta. Son adversaire le chatouillera et Son Goku finira hors ring sous les yeux consternés de Vegeta.

 Super C-17 
Le docteur Gero et le professeur Myû s'allient en enfer et finissent par créer un nouveau Super C-17 censé pouvoir combler les lacunes du C-17 d'origine, censé être de loin plus fort que Cell, mais il n'avait pas la technologie nécessaire pour le faire. Les deux C-17 créent un trou en enfer qui mène sur Terre. Par l'intermédiaire de Trunks, le docteur Gero défie Son Goku de venir affronter Freezer et Cell en Enfer. L'ancien C-17 rencontre C-18, tue Krilin et laisse C-18 hors de combat.
 
Son Goku se rend en Enfer mais est retenu prisonnier, la sortie s'étant refermée. Cell et Freezer arrivent pour se débarrasser de lui mais ne font pas le poids car Son Goku est devenu bien trop puissant depuis leurs dernières rencontres, ce qui fait place à un combat plus comique que sérieux.
 
Piccolo arrive en Enfer pour aider Son Goku à s'échapper, il va faire une synchronisation de Ki entre lui et Dendé. Piccolo synchronise son Ki avec celui de Dendé et la sortie s'ouvre à nouveau.
 
Sur Terre, c'est la panique, les deux C-17 ont fusionné pour donner Super C-17 qui semble s'amuser avec Vegeta et les autres, les attaques de ki aussi puissantes soient elles ne lui font rien et il est trop rapide pour le toucher au corps à corps.
 
Son Goku arrive et prend la relève, mais sans succès, même en Super Saiyan 4. C-18 arrive pour prendre sa revanche et bombarde Super C-17 d'un nombre impressionnant de kikoha. Son Goku comprend alors : Super C-17 absorbe les attaques d'énergie mais il doit baisser sa garde pour ce faire. Son Goku profite de l'occasion pour faire l'Attaque du dragon sur Super C-17 qui aura raison de lui.
 
 Les dragons maléfiques 

Les Dragon Balls sont de nouveau réunies pour rendre la vie à Krilin, mais ça ne se passe pas comme d'habitude, la Terre tremble, un dragon bleu bizarre sort des Dragon Balls à la place de Shenron. Les héros apprennent qu'après toutes ces années à abuser du pouvoir des Dragon Balls, dont la recherche était devenue infiniment plus facile grâce au Dragon Radar, ces dernières ont en quelque sorte disjoncté. À chaque fois que quelqu'un recourt aux Dragon Balls pour exaucer un souhait formulé, elles se chargent en énergie négative. Habituellement, cette énergie se dissipe en quelques siècles, le temps que de nouveaux aventuriers les retrouvent, mais après une dizaine d'utilisations en moins d'une génération, elles sont entrées en surcharge, et cette ultime utilisation de trop suffit à libérer les alter-egos maléfiques de Shenron.
 
Désormais, nos héros doivent affronter sept dragons correspondant chacun à une Dragon Ball. Après avoir vaincu six des dragons avec ses amis au cours d'un long périple émaillé de multiples péripéties, Son Goku fait finalement face à Li Shenron, le plus puissant des dragons qui représente la boule à une étoile. Déjà très fort et pour compliquer davantage les choses, celui-ci absorbe toutes les autres Dragon Balls faisant de lui l'ultime adversaire qu'il n'ait jamais eu à combattre (Son Goku sera amené à en avaler une aussi). Son Goku, même en Super Saiyan 4, ne peut rien faire. Le tournant du combat intervient avec l'aide inattendue de Vegeta qui, grâce à la machine Bultz de Bulma qu'elle a modifié, atteint artificiellement le stade de Super Saiyan 4. Malgré tout, le dragon garde l'avantage mais Vegeta propose à Son Goku de fusionner (chose que Goku lui a demandé autrefois pour combattre Boo, mais Vegeta refusa car il ne voulait plus re-fusionner avec son "pire" rival). Finalement, Vegeta met de côté sa fierté et Son Goku accepte non presque sans mal de fusionner avec Vegeta, les deux héros réussissent la fusion ultime : Gogéta en Super Saiyan 4. Le combat tourne court en faveur de Gogeta, qui n'en profite pas car il ne faisait que se moquer de Li Shenron (en simulant un Kamé Hamé Ha puissance 100 par exemple) mais la fusion s'annule au bout de dix minutes à cause de la puissance phénoménale du Saiyan. Li Shenron, désormais conscient du danger qu'il court, prend garde d'empêcher les Saiyans de fusionner à nouveau. Après maintes tentatives avortées à cause du dragon, Son Goku et Vegeta finissent par régresser à leur état normal et sont vaincus. Tout espoir semble perdu quand le dragon commence le processus d'empoisonnement de la Terre par l'énergie négative. Cependant, Son Goku, qui avait succombé, resurgit mystérieusement dans un état d'invincibilité, et achève l'adversaire avec un Genki Dama cumulant l'énergie de tous les habitants de l'univers. Son Goku part ensuite avec le vrai dragon Shenron sans donner de raison explicite, après que ce dernier a exaucé un dernier vœu : ressusciter tout le monde. Les Dragon Balls se voient alors scellées en Goku.

 Cent ans plus tard 
 
Une centaine d'années plus tard, tous les héros de la série sont morts sauf Pan qui est venue encourager son petit-fils appelé Son Goku Junior à un énième Tenkaichi Budokai. Son Goku Junior fait face à un adversaire très particulier : Vegeta Junior. Les deux enfants se transforment en Super Saiyan et s'affrontent alors. Pan durant le combat, voit Son Goku dans les tribunes qui admire le combat avant de disparaître. Pan se doute bien que si son grand-père s'est invité quelques instants sur Terre, c'est pour s'assurer que la relève serait de taille. Elle se dit alors qu'il n'a pas d'inquiétude à se faire, les deux héritiers seront là quoi qu'il arrive.

 Description 
 Famille 
Grand-père Son Gohan a recueilli Son Goku alors bébé et est devenu son grand-père adoptif. Bardock est son père, Gine sa mère et Raditz son frère. Plus tard, il se marie avec Chichi et aura deux enfants, Son Gohan et Son Goten. Pan est sa petite-fille, Son Goku Junior son arrière-arrière-arrière-petit-fils (seulement dans GT), Gyumao son beau-père et Videl sa belle-fille.

 Arbre généalogique

 Physique 
Enfant, Son Goku était de petite taille. Oolong l'appelait « Tête de singe », alors qu'il n'a du singe que la queue. Adulte, il est de taille moyenne, athlétique et très puissant. Sa coiffure en bataille est très caractéristique. Il porte généralement une tenue de combat orange de l'école de la Tortue.

 Métamorphose / Transformations 
Son Goku évolue et se transforme au rythme des combats et de ses adversaires. Ses transformations vont multiplier sa puissance de base pour le rendre plus fort et chacune d'entre elles lui donnera un multiplicateur différent 
 Gorille géant
 Aura de Kaio (x2 ; x3 ; x5 ; x10 ; x20)
 Le faux Super Saiyan
 Super Saiyan (Standard ; Super Saiyan de niveau 2 ; Super Saiyan de niveau 3 ; Super Saiyan à pleine puissance)
 Super Saiyan 2
 Super Saiyan 3
 Super Saiyan Divin
 Super Saiyan Bleu (Standard ; Super Saiyan Bleu à l'Aura de Kaio ; Super Saiyan Bleu à l'Aura de Kaio x10 ; Super Saiyan Bleu à l'Aura de Kaio x20)
 Super Saiyan Bleu à pleine puissance (manga)
 Ultra Instinct (signe d'éveil ; 100%)

Dans Dragon Ball GT (univers alternatif),

 Gorille doré géant
 Super Saiyan 4

 Techniques 

Tout au long de l'histoire, Son Goku, au fil de ses aventures, apprend de nombreuses techniques. Il possède en effet la faculté d'assimiler les techniques de combat d'autres combattants avec une grande facilité.

 Puissance Au commencement 2 (bébé)Au début de Dragon Ball
 10 (première apparition)
 100 (singe géant) Tenkaichi Budokai 180Démon Piccolo 260Raditz 334 (avec vêtements lourds)
 416 (sans vêtements lourds)
 924 (Kamé Hamé Ha)Nappa et Vegeta  (dissimulée)
  (base)
  (Aura de Kaio ×2)
  (Aura de Kaio ×3)
  (Aura de Kaio ×4)Commando Ginyu  (dissimulée)
  (base)
  (Aura de Kaio ×2)Freezer (les chiffres ci-dessous ne sont pas apparus dans le manga)
  (base)
  (Aura de Kaio x10)
  (Aura de Kaio x20)
  (Super Saiyan)Cell et Boo' Dans les deux autres sagas, les puissances étant trop importantes pour les détecteurs (qui ont tendance à les faire exploser), ces derniers sont abandonnés. La plupart des héros ou ennemis peuvent sentir la puissance dégagée. Cependant, lors du  tournoi d'art martiaux (débutant à la saga Boo), on peut avoir un aperçu des puissances lors des sélections. Tous les participants devant se qualifier doivent frapper une machine qui calcule leur puissance (la puissance de base étant celle de  Satan : 137 points). Les héros font des scores hallucinants (Son Goku fait 186 points) en ne frappant la machine qu'avec un très léger coup de poing. Végéta, très agacé par ces qualifications, frappe un grand coup en détruisant la machine.

 Personnalité 
Son Goku, bien qu'il soit un Saiyan, a plutôt une personnalité particulière. Lorsqu'il n'était qu'un bébé, après avoir été adopté par son grand-père Son Gohan, il avait une attitude sauvage, tout comme les guerriers de son peuple. Mais la chute accidentelle dont il a été victime (il s'est cogné la tête en chutant d'une falaise, ayant failli mourir mais a survécu à cette chute) a complètement effacé ses impulsions de Saiyan et a fait disparaître sa personnalité farouche, devenant ainsi un gentil garçon. Mais plus tard, en grandissant, l'histoire des Saiyans et ses souvenirs lui seront révélés en premier lieu par son frère Raditz, puis par Vegeta sur la planete Namek avant son combat contre Freezer.

Bien qu'il ait une âme aussi pure que du cristal et le cœur sur la main, n'hésitant pas à protéger et défendre les personnes qu'il aime, surtout sa famille et ses amis, ses plus gros défauts sont sa naïveté et son excès de confiance. Il fait tellement preuve d'indulgence envers ses ennemis, est tellement sûr de lui, qu'il oublie constamment de rester sur ses gardes (comme contre Raditz dans la saga des Saiyans lorsque son frère fait ressortir ses bons sentiments en lui mentant, ou lorsqu'il décide d'épargner Freezer lors de l'arc La résurrection de F dans la série Dragon Ball Super, sûr d'avoir gagné, mais se fait tirer dessus par Sorbet). Malgré ses défauts, Son Goku possède, comme le personnage Naruto, un don lui permettant de gagner la sympathie des personnages ou changer la personnalité des personnages qui croisent sa route (comme Krilin, Yamcha, Ten Shin Han, Piccolo, Vegeta ou Beerus), ce qui lui permet de se faire beaucoup d'amis. Marié à Chichi, qui possède un caractère bien trempé et qui est une mère très protectrice envers ses fils, il a une peur bleue d'elle, surtout lorsque cette dernière sort de ses gonds. Malgré cela, il adore sa femme, sa cuisine et est prêt à tout pour la protéger (dans la saga Trunks du futur de la série Dragon Ball Super, on apprend qu'il n'a jamais embrassé Chichi, mais la venge ainsi que Son Goten, son second fils, en apprenant que dans une dimension alternative, son double maléfique, Black Goku, qui n'est autre que Zamasu l'a assassiné, ainsi que sa femme et son fils après avoir échangé son corps avec celui du Saiyan). En tant que père, il a bien du mal à assumer son rôle, mais il lui arrive d'être sérieux (comme encourager son fils, Son Gohan à faire ses devoirs). Lorsque ce dernier se marie avec Videl et qu'elle attend un enfant, le Saiyan ne cache pas son enthousiasme à l'idée de devenir grand-père.

Au combat, Son Goku, malgré sa naïveté et son excès de confiance, est un combattant hors pair. Il sait faire preuve d'intelligence lorsque la situation se complique, et ne fonce pas tête baissée. Le Saiyan adore se battre, car plus l'adversaire est fort, plus cela le stimule et le pousse à vouloir se surpasser.
Grâce aux nombreux entraînements qu'il a suivis ou subis, il est devenu le Saiyan le plus fort de son univers, car il est le premier à avoir réussi à devenir un Super Saiyan et à atteindre le troisième stade de cette transformation ainsi qu'un quatrième stade, dans une suite alternative de l'histoire. Tout comme son rival Vegeta, il préfère combattre ses adversaires seul. Cependant, il est prêt à faire équipe avec quiconque, s'il ne peut battre un adversaire seul (avec Piccolo face à Raditz, avec Vegeta, puis avec Freezer face à Jiren). Par ailleurs, lorsque Whis entraîne Vegeta et lui sur la planète de Beerus, c'est justement pour pousser les deux Saiyans à travailler en équipe, surtout s'ils sont face à un adversaire qu'ils ne peuvent battre seuls (comme Jiren pendant le Tournoi du Pouvoir, par exemple). 

Plus tard, il parvient à développer les transformations divines du Super Saiyan, qui auraient existé selon une légende, comme le Super Saiyan Divin ainsi qu'un autre stade supérieur au Super Saiyan Divin. Il est également le tout premier Saiyan à avoir réveillé une capacité unique, que seuls des Dieux de la destruction possèdent, ainsi appelée l'Ultra Instinct, faisant de lui un guerrier très redoutable.

Néanmoins, malgré sa naïveté et son excès de confiance, Goku possède des qualités. En plus d'être bienveillant, sympathique, amical et chaleureux, il détient une persévérance à toute épreuve. Quelles que soient les difficultés, pendant un combat ou un entraînement, il refuse d'abandonner, même si l'adversaire lui est supérieur (la seule fois où il a abandonné, c'est lors du Cell Game contre Cell, où il reconnaît sa supériorité). Par ailleurs, la plupart des personnages de la série s'inspirent de lui lors de leurs combats.

En revanche, Son Goku a la phobie des piqûres : la simple vue d'une seringue le rend complètement hystérique et il en prend peur.

 Apparitions 
 Mangas 
 1984 : Dragon Ball (Édition Glénat, dessins et scénario : Akira Toriyama)
 2001 : Neko Majin (Édition Glénat, dessins et scénario : Akira Toriyama)
 2006 : Cross Epoch (Édition Jump Comics, dessins et scénario : Akira Toriyama et Eiichirō Oda)
 2013 : Jaco the Galactic Patrolman (Édition Jump Comics, dessins et scénario : Akira Toriyama)
 2015 : Dragon Ball Super (Édition Jump Comics, dessins : Toyotaro, scénario : Akira Toriyama)

On le voit également faire des caméos, souvent aux côtés de Monkey D. Luffy, dans le manga Dreamland (Pika Édition, dessins et scénario : Reno Lemaire).

 Séries 
 avec Masako Nozawa (Brigitte Lecordier et Patrick Borg pour la version française)
 Dr Slump (Minoru Okazaki, 1981)
 Dragon Ball (Daisuke Nishio, 1986)
 Dragon Ball Z (Daisuke Nishio, Shigeyasu Yamauchi, 1989)
 Dragon Ball GT (Osamu Kasai, 1996)
 Dr Slump (Shigeyasu Yamauchi, 1997)
 Dragon Ball Z Kai (2009)
 One Piece (2013) épisode 590, cross-over avec Luffy, Son Goku et Toriko
 Toriko (2013) épisode 99, cross-over avec Luffy, Son Goku et Toriko
 Dragon Ball Super (2015)
 Super Dragon Ball Heroes (2018)

 Films 
 avec Masako Nozawa (Brigitte Lecordier, Patrick Borg et Thierry Redler pour les films de 1994 pour la version française)
 Dragon Ball : La Légende de Shenron (Doragon Bōru : Shenron no Densetsu, Daïsuke Nishio, 1986)
 Dragon Ball : Le Château du démon (Doragon Bōru : Majin-Jō No Nemuri Hime, Daïsuke Nishio, 1987)
 Dragon Ball : L’Aventure mystique (Doragon Bōru : Makafushigi Dai-Bōken, Kazuhisa Takanouchi, 1988)
 Dragon Ball Z : À la poursuite de Garlic (Doragon Bōru Zetto : Ora no Gohan o Kaese!!, Daïsuke Nishio, 1989)
 Dragon Ball Z : Le Robot des glaces (Doragon Bōru Zetto : Kono yo de ichiban tsuyoi yatsu, Daïsuke Nishio, 1990)
 Dragon Ball Z : Le Combat fratricide (Doragon Bōru Zetto : Chikyū Marugoto Chōkessen, Daïsuke Nishio, 1990)
 Dragon Ball Z : La Menace de Namek (Doragon Bōru Zetto : Sūpā Saiya-jin da Son Gokū, Mitsuo Ashimoto, 1991)
 Dragon Ball Z : La Revanche de Cooler (Doragon Bōru Zetto : Tobikkiri no Saikyō tai Saikyō, Mitsuo Ashimoto, 1991)
 Dragon Ball Z : Cent mille guerriers de métal (Doragon Bōru Zetto : Gekitotsu !! Hyaku-Oku Pawā no Senshi-tachi, Daisuke Nishio, 1992)
 Dragon Ball Z : L’Offensive des cyborgs (Doragon Bōru Zetto : Kyokugen Batoru!! San Dai Sūpā Saiya-jin, Kazuhito Kikushi, 1992)
 Dragon Ball Z : Broly le super guerrier (Doragon Bōru Zetto : Moetsukiro!! Nessen Ressen Chō-Gekisen, Shigeyasu Yamauchi, 1993)
 Dragon Ball Z : Les Mercenaires de l’espace (Doragon Bōru Zetto : Ginga Giri-Giri !! Bucchigiri no Sugoi Yatsu, Yoshihiro Ueda, 1993)
 Dragon Ball Z : Rivaux dangereux (Doragon Bōru Zetto : Kiken na Futari! Sūpā Senshi wa Nemurenai, Shigeyasu Yamauchi, 1994)
 Dragon Ball Z : Attaque Super Warrior ! (Doragon Bōru Zetto : Sūpā Senshi Gekiha!! Katsu No wa Ore da?, Yoshihiro Ueda, 1994)
 Dragon Ball Z : Fusions (Doragon Bōru Zetto : Fukkatsu no Fyūjon !! Gokū to Bejīta, Shigeyasu Yamauchi, 1995)
 Dragon Ball Z : L’Attaque du dragon (Doragon Bōru Zetto : Ryū-Ken Bakuhatsu !! Gokū ga Yaraneba Dare ga Yaru, Mitsuo Ashimoto, 1995)
 Dragon Ball : L’Armée du Ruban Rouge (Doragon Bōru : Saikyō e no Michi, Shigeyasu Yamauchi, 1996)
 Dragon Ball : Salut ! Son Gokû et ses amis sont de retour !! (Doragon Bōru : Ossu! Kaette kita Son Gokū to nakama-tachi!!, Yoshihiro Ueda, 2008)
 Dragon Ball Z: Battle of Gods (Doragon Bōru Zetto : Kami to Kami, Masahiro Hosuda, 2013)
 Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’ (Doragon Bōru Zetto : Fukkatsu no Efu, Tadayoshi Yamamuro, 2015)
 Dragon Ball Super: Broly (Heo Seong-Tae, 2018)

 Dragon Ball, le film : La Légende des sept boules de cristal (Dragon Ball, the Magic Begins, Joe Chan, Leung Chun, 1989), avec Justin Chatwin

 Dragonball Evolution (Dragonball Evolution, James Wong, 2008)

 Téléfilms 
 avec Masako Nozawa (Brigitte Lecordier et Patrick Borg pour la version française)
 Dragon Ball Z : Baddack contre Freezer (Mitsuo Ashimoto, 1992)
 Dragon Ball Z : L’Histoire de Trunks (Doragon Bōru Zetto : Zetsubō e no Hankō !! Nokosareta Chō-Senshi • Gohan to Torankusu, Yoshihiro Ueda, 1993)

 Jeux vidéo 
 1986 : Dragon Ball : Le Secret du Dragon (NES, Bandai)
 1988 : Dragon Ball: Daimaō Fukkatsu (NES, Bandai)
 1993 : Dragon Ball Z: Super Butōden (Super Nintendo, Bandai)
 1994 : Dragon Ball Z : L’Appel du Destin (Mega Drive, Bandai)
 1994 : Dragon Ball Z 2 : La Légende Saien (Super Nintendo, Bandai)
 1994 : Dragon Ball Z 3 : Ultime Menace (Game Boy, Super Nintendo, Bandai)
 1995 : Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 (PlayStation, Bandai)
 1995 : Dragon Ball Z: Shin Butōden (Saturn, Bandai)
 1996 : Dragon Ball Z: Hyper Dimension (Super Nintendo, Bandai)
 1996 : Dragon Ball: Final Bout (PlayStation, Bandai)
 1996 : Dragon Ball Z : La Grande Légende des boules de cristal (PlayStation, Saturn, Bandai)
 2002 : Dragon Ball Z : L’Héritage de Goku (Game Boy Advance, Webfoot Technologies)
 2002 : Dragon Ball Z: Budokai (PlayStation 2, GameCube, Bandai, Dimps)
 2002 : Dragon Ball Z : Les Guerriers Légendaires (Game Boy, Bandai)
 2003 : Dragon Ball Z : L’Héritage de Goku 2 (Game Boy Advance, Webfoot Technologies)
 2003 : Dragon Ball Z: Budokai 2 (PlayStation 2, GameCube, Bandai, Dimps)
 2004 : Dragon Ball Z: Taiketsu (Game Boy Advance, Webfoot Technologies)
 2004 : Dragon Ball Z: Buu's Fury (Game Boy Advance, Webfoot Technologies)
 2004 : Dragon Ball Z: Supersonic Warriors (Game Boy Advance, Arc System Works)
 2004 : Dragon Ball: Advanced Adventure (Game Boy Advance, Dimps)
 2004 : Dragon Ball Z: Budokai 3 (PlayStation 2, Bandai, Dimps)
 2005 : Dragon Ball Z: Sagas (Xbox, GameCube, PlayStation 2, Avalanche Software)
 2005 : Dragon Ball GT: Transformation (Game Boy Advance, Webfoot Technologies)
 2005 : Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi (PlayStation 2, Bandai, Spike)
 2005 : Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 (Nintendo DS, Bandai, Arc System Works)
 2006 : Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (PlayStation 2, Wii, Bandai, Spike)
 2006 : Super Dragon Ball Z (Borne d'arcade, PlayStation 2, Bandai, Craft and Meister)
 2006 : Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (PlayStation 2, Wii, Namco Bandai Games, Spike)
 2006 : Dragon Ball Z: Shin Budokai (PlayStation Portable, Bandai, Dimps)
 2007 : Dragon Ball Z: Goku Densetsu (Nintendo DS, Bandai)
 2007 : Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (PlayStation Portable, Bandai, Dimps)
 2008 : Dragon Ball Z: Burst Limit (PlayStation 3, Xbox 360, Bandai, Dimps)
 2008 : Dragon Ball: Origins (Nintendo DS, Bandai)
 2008 : Dragon Ball Z: Infinite World (PlayStation 2, Atari)
 2009 : Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans (Nintendo DS, Bandai)
 2009 : Dragon Ball: Raging Blast (PlayStation 3, Xbox 360)
 2010 : Dragon Ball: Origins 2 (Nintendo DS, Bandai)
 2010 : Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team (PlayStation Portable)
 2010 : Dragon Ball: Raging Blast 2 (PlayStation 3, Xbox 360)
 2011 : Dragon Ball Kai: Ultimate Butôden (DS, Namco Bandai Games)
 2011 : Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi (PlayStation 3, Xbox 360)
 2012 : Dragon Ball Z for Kinect (Xbox 360)
 2014 : Dragon Ball Z: Battle of Z (PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360)
 2015 : Dragon Ball Xenoverse (PC (Windows), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 2015 : Dragon Ball Z: Extreme Butōden (3DS)
 2016 : Dragon Ball Fusions (3DS)
 2016 : Dragon Ball Xenoverse 2 (PlayStation 4, Xbox One)
 2018 : Dragon Ball Fighter Z (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows)
 2020 : Dragon Ball Z: Kakarot (PlayStation 4, Xbox One, sur Nintendo Switch à partir de 2021)

 Autres médias 

Goku est apparu dans divers autres œuvres, y compris un film non-officiel taïwanais en direct et un film coréen non-officiel en direct. Il a été dépeint par Justin Chatwin dans le trait de Dragonball Evolution du 20e siècle 2009. Goku est également apparu dans presque tous les jeux vidéo électroniques sous licence Dragon Ball, y compris les jeux multisegments tels que Jump Super Stars, Jump Ultimate Stars et Battle Stadium DON. En 1992, Goku a été présenté dans le jeu interactif Dragon Ball Z: Get Together! Goku World, dans lequel Goku et son gang remontent dans le temps pour passer en revue les événements de la chronologie de Dragon Ball et interagit avec son jeune moi. En , Goku a fait une apparition sous forme d'avatar dans la promotion MMORPG Second Life for a Jump Festa intitulée Jumpland @ Second Life. Goku apparaît également dans le jeu vidéo Dr. Slump et Arale-chan pour Nintendo DS.

Goku a fait l'objet et est mentionné dans diverses chansons. "Son Goku Song"  et "Gokū no Gokigen Jānī" présentent Goku comme un enfant chantant sur lui-même. Pendant ses années d'adulte, la chanson "Aitsu wa Son Gokū" de Hironobu Kageyama, où Kageyama vante tout sur Goku et le duo "Ore-tachi no Energy" présentent des mots prononcés par le personnage. Pour la sortie du single de la chanson-thème internationale "Règle" de Dragonball Evolution, Toriyama a fourni des illustrations de CD de la chanteuse Ayumi Hamasaki déguisée en Goku. 

Goku a été utilisé dans les messages d'intérêt public japonais destinés aux enfants. En , Goku et d'autres personnages de Dragon Ball ont figuré dans deux courts métrages PSA. Le premier, dans lequel Goku apprend l'importance de respecter la sécurité routière par d'autres, est intitulé La sécurité routière Goku (悟空の交通安全, Gokū no Kōtsū Anzen). Le second est appelé le régiment de lutte contre l'incendie de Goku (悟空の消防隊, Gokū no Shōbō-tai), dans lequel il enseigne à deux enfants l'importance de la sécurité-incendie. 

Goku a fait des apparitions dans diverses émissions de télévision et mangas japonais. En 2005, Goku est apparu dans le manga parodique Toriyama Neko Majin Z où il est le sensei du personnage principal Z. Le , pour célébrer le 30e anniversaire de Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo, le manga spécial Super Kochikame (超 こ ち 亀, Chō Kochikame) est sorti. Le chapitre intitulé C'est le poste de police devant Dragon Park sur Planet Namek (こ ち ら ナ メ ッ ク 星 ド ラ ゴ ン 公園 前 派出所, Kochira Namekku-sei Dragon Kōen-mae Hashutsujo) demande à Kankichi Ryôtsu de se rendre sur la planète Namek et d'essayer d'émettre une citation à Freezer et de le réprimander, lui et Goku, pour avoir garé leurs navires illégalement. Goku et d'autres personnages de Dragon Ball rejoignent le casting de One Piece dans le crossover manga Cross Epoch 2006. Il apparaît également dans un panneau unique du manga de Toriyama 2013 Jaco le Patrouilleur Galactique, qui est placé avant les événements de Dragon Ball. Le volume tankōbon collecté de Jaco présente l'histoire bonus Dragon Ball Minus: Le départ de l'enfant fatal, décrivant comment et pourquoi les parents de Goku l'ont envoyé sur Terre.

Goku a fait l'objet de diverses parodies. Dans l'épisode Career Day of Takeshi's Castle, connu aux États-Unis sous le nom de MXC, les hôtes Beat Takeshi et Sonomanma Higashi se sont déguisés en personnages animés populaires, l'un en Goku enfant, l'autre en Doraemon. Weekly Shonen Jump « s Gag spécial 2005 numéro, publié le , a présenté un Bobobo-bo Bobobo one-shot Dragon Ball manga parodie, un récit du premier combat entre Goku et Vegeta. Dans le chapitre 179 du Yakitate !! Japonmanga, Kawachi exécute une parodie de Genki-Dama appelée Shinrai-Dama ( 信 頼 玉 , lit. "Trust Ball") sur le personnage de Katsuo.

Goku apparaît régulièrement sur Fuji TV . En 2003, Goku est apparu dans la fonctionnalité interactive Kyutai Panic Adventure! ( 球体 パ ニ ッ ク ア ド ベ ン チ ャ ー! , Kyūtai Panikku Adobenchā!, "Orb Panic Adventure!") , Qui a été présenté exclusivement au siège de Fuji TV dans la section Kyutai (orb). En cela, Freeza attaque un touriste en visite, dynamitant la section des orbes du reste du bâtiment de Fuji TV. Goku combat Freeza pour la véritable ville aquatique d'Odaiba. En 2004, une suite appelée Kyūtai Panic Adventure Returns! ( 球体 パ ニ ッ ク ア ド ベ ン チ ャ ー リ タ ー ン ズ! , Kyūtai Panikku Adobenchā Ritānzu!, "Orb Panic Adventure Returns!") a été produit. Le , Goku et Freezer sont apparus dans un court métrage d'animation original dans l' erreur IQ Mirror 7 (I Ｑ ミ ラ ー ま ち が い ７, Aikyū Mirā Machigai Nana) du jeu télévisé japonais IQ Supplement (IQ サ プ リ, IQ Sapuri). Le , Goku et Fuji TV annonceur Masaharu Miyake étaient des commentateurs sur le segment d'anime dans le Nippon Ijin Taishō (日本 偉人 大 賞 , "Japan Great Man Awards") intitulé Saikyō no Ijin ha Dare? (最強 の 偉人 は 誰？, "Qui est le héros le plus fort?"). Le segment comprenait un tournoi spécial pour décider qui était la plus grande personne de l'histoire japonaise. Pendant l'entracte, Goku a promu la sortie prochaine des DVD R2 Dragon Ball.

Depuis les débuts américains de Dragon Ball Z'' en 1996, Goku est apparu dans la culture pop américaine. Il a été présenté dans un numéro du magazine Wizard dans lequel lui et Superman ont mené une bataille hypothétique et ont gagné. Dans le Codename: Kids Next Door épisode « Opération: RAPPORT », la version Numbuh Quatre de l'histoire, est une parodie de la Goku et la bataille de Freezer dans Dragon Ball Z. Goku apparaît dans Robot Chicken dans un croquis intitulé A Very Dragon Ball Z Christmas, où Goku et Gohan combattent une méchante Mme Claus avec les rennes du Père Noël, pour tenter de sauver Noël. Le sketch du samedi soir en direct TV Funhouse intitulé Kobayashi dépeint le vrai champion de manger des hot-dogs Takeru Kobayashi comme capable de se transformer en un Super Saiyan alors qu'il se prépare à manger des hot-dogs; Goku apparaît brièvement vers la fin. Goku est référencé dans les chansons "Goku" et "Anime" par Soulja Boy Tell 'Em, où il se vante qu'il ressemble et se sent comme Goku. Goku apparaît dans une parodie du film Moneyball sur un épisode de Mad intitulé Money Ball Z, dans lequel Billy Bean imprimé Goku et quelques autres personnages de Dragon Ball dans les Oakland A's. En 2013, lui et Superman se sont battus dans un épisode "Death Battle" de la série web de Rooster Teeth, ScrewAttack. L'épisode "Goku contre Superman" dans la série Web Epic Rap Battles of History a remporté un Streamy Award pour le meilleur clip vidéo.

L'utilisation de l'attaque de Kamehameha est devenue un mème Internet qui a commencé avec des écolières japonaises se photographiant apparemment en train d'utiliser et d'être affectées par cette attaque. Il a également attiré une attention considérable des médias en France, en Allemagne, ainsi que dans de nombreux pays hispanophones d'Amérique du Sud.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 
 .

Articles connexes 
 Personnages de Dragon Ball
Wiki DragonBall

Adopté de fiction
Artiste martial de fiction
Aventurier de fiction
Orphelin de fiction
Personnage de fiction qui peut se téléporter
Saiyan
Super-héros extraterrestre
Super-héros enfant
Personnage de fiction ramené à la vie
Personnage de fiction créé en 1984
Gourmand de fiction